|-
|(77001)||2001 CN3|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,216|| align=right|17,84|| align=right|4,104||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77002)||2001 CR4|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,161|| align=right|6,43|| align=right|3,380||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77003)||2001 CT4|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,093|| align=right|3,39|| align=right|3,445||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77004)||2001 CW4|| align=right|16,5|| align=right|2,243|| align=right|0,143|| align=right|4,81|| align=right|3,358||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77005)||2001 CH5|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,128|| align=right|4,33|| align=right|3,566||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77006)||2001 CT5|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,121|| align=right|6,52|| align=right|3,544||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77007)||2001 CT7|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,058|| align=right|6,09|| align=right|3,269||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77008)||2001 CD8|| align=right|16,3|| align=right|2,271|| align=right|0,161|| align=right|4,35|| align=right|3,421||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77009)||2001 CF8|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,056|| align=right|2,81|| align=right|4,016||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77010)||2001 CB9|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,319|| align=right|20,31|| align=right|4,133||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77011)||2001 CT11|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,052|| align=right|7,37|| align=right|3,373||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77012)||2001 CX11|| align=right|15,9|| align=right|2,174|| align=right|0,176|| align=right|5,11|| align=right|3,206||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77013)||2001 CJ12|| align=right|17,1|| align=right|2,273|| align=right|0,087|| align=right|2,41|| align=right|3,427||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77014)||2001 CM12|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,039|| align=right|4,50|| align=right|3,426||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77015)||2001 CU12|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|4,92|| align=right|3,656||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77016)||2001 CX12|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,126|| align=right|3,68|| align=right|3,520||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77017)||2001 CH13|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,129|| align=right|23,93|| align=right|3,510||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77018)||2001 CO13|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,058|| align=right|5,84|| align=right|3,818||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77019)||2001 CP13|| align=right|16,4|| align=right|2,422|| align=right|0,135|| align=right|2,66|| align=right|3,769||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77020)||2001 CG15|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,182|| align=right|5,86|| align=right|4,200||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77021)||2001 CY15|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,183|| align=right|2,86|| align=right|3,559||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77022)||2001 CQ16|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,084|| align=right|3,79|| align=right|3,669||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77023)||2001 CD19|| align=right|14,3|| align=right|2,487|| align=right|0,128|| align=right|8,23|| align=right|3,922||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77024)||2001 CU21|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,096|| align=right|7,25|| align=right|3,726||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77025)||2001 CW21|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,063|| align=right|7,06|| align=right|3,445||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77026)||2001 CC23|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,087|| align=right|8,36|| align=right|3,869||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77027)||2001 CH26|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,066|| align=right|8,85|| align=right|3,515||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77028)||2001 CO27|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,151|| align=right|14,31|| align=right|4,132||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77029)||2001 CG28|| align=right|17,3|| align=right|2,229|| align=right|0,145|| align=right|5,36|| align=right|3,327||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77030)||2001 CO29|| align=right|16,8|| align=right|2,434|| align=right|0,082|| align=right|6,35|| align=right|3,796||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77031)||2001 CT29|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,116|| align=right|14,11|| align=right|4,636||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77032)||2001 CA30|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,174|| align=right|7,60|| align=right|3,517||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77033)||2001 CJ30|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,123|| align=right|7,63|| align=right|3,392||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77034)||2001 CT31|| align=right|14,7|| align=right|2,398|| align=right|0,193|| align=right|25,44|| align=right|3,712||MBA||5. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77035)||2001 CU33|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,077|| align=right|14,58|| align=right|4,244||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77036)||2001 CV35|| align=right|17,0|| align=right|2,290|| align=right|0,135|| align=right|3,33|| align=right|3,465||MBA||14. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(77037)||2001 CW35|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,121|| align=right|8,91|| align=right|4,067||MBA||15. února 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(77038)||2001 CD36|| align=right|15,8|| align=right|2,448|| align=right|0,070|| align=right|7,25|| align=right|3,830||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77039)||2001 CK37|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,057|| align=right|7,08|| align=right|3,458||MBA||15. února 2001||Kleť||Klet
|-
|(77040)||2001 CP40|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,147|| align=right|12,39|| align=right|4,050||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77041)||2001 CR40|| align=right|15,6|| align=right|2,528|| align=right|0,115|| align=right|13,74|| align=right|4,019||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77042)||2001 CK41|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,217|| align=right|16,09|| align=right|4,328||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77043)||2001 CQ41|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|3,89|| align=right|4,092||MBA||15. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(77044)||2001 CE42|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,099|| align=right|14,30|| align=right|4,214||MBA||15. února 2001||La Palma||La Palma
|-
|(77045)||2001 CJ43|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,259|| align=right|13,85|| align=right|5,363||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77046)||2001 CT43|| align=right|14,0|| align=right|2,353|| align=right|0,130|| align=right|24,42|| align=right|3,608||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77047)||2001 CF44|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,105|| align=right|11,70|| align=right|3,619||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77048)||2001 CV47|| align=right|15,8|| align=right|2,210|| align=right|0,169|| align=right|5,86|| align=right|3,285||MBA||12. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77049)||2001 CH48|| align=right|16,2|| align=right|2,325|| align=right|0,196|| align=right|3,97|| align=right|3,544||MBA||1. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(77050)||2001 DB|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,158|| align=right|4,26|| align=right|3,341||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(77051)||2001 DL|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,148|| align=right|3,05|| align=right|3,640||MBA||16. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77052)||2001 DN1|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,045|| align=right|5,02|| align=right|3,481||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77053)||2001 DR6|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,178|| align=right|0,82|| align=right|3,638||MBA||16. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(77054)||2001 DG7|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,104|| align=right|7,15|| align=right|3,590||MBA||16. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77055)||2001 DD11|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,125|| align=right|5,70|| align=right|3,558||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77056)||2001 DD12|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,103|| align=right|14,48|| align=right|4,380||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77057)||2001 DG12|| align=right|14,5|| align=right|2,523|| align=right|0,175|| align=right|7,46|| align=right|4,007||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77058)||2001 DM12|| align=right|16,4|| align=right|2,355|| align=right|0,104|| align=right|2,98|| align=right|3,613||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77059)||2001 DS14|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,088|| align=right|6,70|| align=right|3,607||MBA||20. února 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(77060)||2001 DT15|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,081|| align=right|5,24|| align=right|3,342||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77061)||2001 DC17|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,075|| align=right|7,99|| align=right|3,705||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77062)||2001 DA19|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,183|| align=right|6,16|| align=right|3,686||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77063)||2001 DK19|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,080|| align=right|7,46|| align=right|3,546||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77064)||2001 DX19|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,208|| align=right|8,17|| align=right|3,344||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77065)||2001 DU20|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,174|| align=right|15,32|| align=right|4,484||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77066)||2001 DV20|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,188|| align=right|9,31|| align=right|4,068||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77067)||2001 DC21|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,077|| align=right|7,17|| align=right|3,418||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77068)||2001 DK21|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,235|| align=right|8,39|| align=right|4,603||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77069)||2001 DW21|| align=right|13,8|| align=right|2,562|| align=right|0,126|| align=right|12,81|| align=right|4,101||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77070)||2001 DZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,167|| align=right|9,23|| align=right|3,566||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77071)||2001 DE22|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,051|| align=right|10,24|| align=right|3,706||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77072)||2001 DH26|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,223|| align=right|9,64|| align=right|4,274||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77073)||2001 DE27|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,112|| align=right|5,48|| align=right|3,510||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77074)||2001 DF28|| align=right|16,2|| align=right|2,576|| align=right|0,070|| align=right|4,65|| align=right|4,135||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77075)||2001 DA29|| align=right|15,7|| align=right|2,523|| align=right|0,073|| align=right|3,99|| align=right|4,008||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77076)||2001 DU29|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,129|| align=right|5,29|| align=right|4,276||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77077)||2001 DZ29|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,088|| align=right|3,92|| align=right|4,094||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77078)||2001 DF30|| align=right|16,7|| align=right|2,225|| align=right|0,080|| align=right|3,61|| align=right|3,318||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77079)||2001 DX30|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,102|| align=right|13,31|| align=right|4,193||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77080)||2001 DA32|| align=right|16,4|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|3,07|| align=right|4,643||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77081)||2001 DY32|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,078|| align=right|6,69|| align=right|3,805||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77082)||2001 DM33|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,138|| align=right|3,25|| align=right|3,773||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77083)||2001 DS34|| align=right|15,8|| align=right|2,448|| align=right|0,070|| align=right|5,65|| align=right|3,830||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77084)||2001 DA35|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,114|| align=right|2,33|| align=right|3,309||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77085)||2001 DO35|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,131|| align=right|6,65|| align=right|3,704||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77086)||2001 DB36|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,162|| align=right|4,78|| align=right|3,534||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77087)||2001 DA37|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,143|| align=right|4,45|| align=right|4,245||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77088)||2001 DE41|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,066|| align=right|6,79|| align=right|3,464||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77089)||2001 DQ43|| align=right|14,8|| align=right|3,148|| align=right|0,095|| align=right|6,12|| align=right|5,584||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77090)||2001 DY44|| align=right|16,7|| align=right|2,140|| align=right|0,095|| align=right|2,03|| align=right|3,130||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77091)||2001 DH46|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,160|| align=right|2,05|| align=right|3,758||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77092)||2001 DA47|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,165|| align=right|4,31|| align=right|3,616||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77093)||2001 DS47|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,089|| align=right|4,36|| align=right|3,488||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77094)||2001 DZ48|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,083|| align=right|7,76|| align=right|3,632||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77095)||2001 DR50|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,232|| align=right|7,93|| align=right|4,073||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77096)||2001 DV50|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|7,87|| align=right|3,435||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77097)||2001 DP52|| align=right|16,5|| align=right|2,211|| align=right|0,043|| align=right|8,08|| align=right|3,287||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77098)||2001 DM55|| align=right|16,1|| align=right|2,535|| align=right|0,128|| align=right|11,13|| align=right|4,035||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77099)||2001 DN61|| align=right|15,4|| align=right|2,175|| align=right|0,177|| align=right|4,01|| align=right|3,207||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77100)||2001 DT63|| align=right|17,0|| align=right|2,339|| align=right|0,104|| align=right|2,04|| align=right|3,577||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77101)||2001 DZ64|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,057|| align=right|4,41|| align=right|3,553||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77102)||2001 DM66|| align=right|16,1|| align=right|2,224|| align=right|0,121|| align=right|3,73|| align=right|3,316||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77103)||2001 DJ67|| align=right|16,7|| align=right|2,392|| align=right|0,150|| align=right|1,67|| align=right|3,700||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77104)||2001 DV67|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,156|| align=right|1,98|| align=right|3,539||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77105)||2001 DG69|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,039|| align=right|6,66|| align=right|3,651||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77106)||2001 DH69|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,132|| align=right|2,11|| align=right|3,785||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77107)||2001 DK70|| align=right|16,5|| align=right|2,414|| align=right|0,131|| align=right|1,57|| align=right|3,750||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77108)||2001 DP71|| align=right|16,5|| align=right|2,342|| align=right|0,157|| align=right|0,80|| align=right|3,583||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77109)||2001 DE73|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,087|| align=right|3,58|| align=right|3,806||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77110)||2001 DG73|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,181|| align=right|14,23|| align=right|4,110||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77111)||2001 DT73|| align=right|16,6|| align=right|2,226|| align=right|0,118|| align=right|4,87|| align=right|3,321||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77112)||2001 DK74|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,173|| align=right|13,35|| align=right|4,362||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77113)||2001 DU74|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,094|| align=right|15,52|| align=right|3,819||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77114)||2001 DJ75|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,084|| align=right|2,74|| align=right|3,320||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77115)||2001 DK75|| align=right|16,8|| align=right|2,360|| align=right|0,112|| align=right|0,88|| align=right|3,624||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77116)||2001 DO75|| align=right|17,6|| align=right|2,343|| align=right|0,099|| align=right|1,76|| align=right|3,586||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77117)||2001 DP76|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,112|| align=right|2,33|| align=right|4,116||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77118)||2001 DB79|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,131|| align=right|14,89|| align=right|4,182||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77119)||2001 DB81|| align=right|15,5|| align=right|2,469|| align=right|0,183|| align=right|9,92|| align=right|3,879||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77120)||2001 DL81|| align=right|15,3|| align=right|2,351|| align=right|0,079|| align=right|7,24|| align=right|3,603||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77121)||2001 DD88|| align=right|14,8|| align=right|2,479|| align=right|0,063|| align=right|10,42|| align=right|3,902||MBA||24. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77122)||2001 DF88|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,104|| align=right|6,39|| align=right|3,426||MBA||24. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77123)||2001 DX88|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,093|| align=right|1,97|| align=right|4,219||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77124)||2001 DA89|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,151|| align=right|1,46|| align=right|3,789||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77125)||2001 DC89|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,060|| align=right|5,67|| align=right|5,372||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77126)||2001 DX90|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,136|| align=right|0,49|| align=right|3,740||MBA||21. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77127)||2001 DJ93|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,237|| align=right|25,63|| align=right|3,601||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77128)||2001 DA95|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,108|| align=right|14,18|| align=right|4,229||MBA||19. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77129)||2001 DX97|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,038|| align=right|3,95|| align=right|3,502||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77130)||2001 DG99|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,079|| align=right|7,16|| align=right|3,746||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77131)||2001 DK99|| align=right|16,8|| align=right|2,328|| align=right|0,074|| align=right|5,50|| align=right|3,551||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77132)||2001 DL101|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,055|| align=right|6,72|| align=right|3,478||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77133)||2001 DM101|| align=right|14,4|| align=right|2,856|| align=right|0,126|| align=right|16,35|| align=right|4,825||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77134)||2001 DX102|| align=right|16,6|| align=right|2,215|| align=right|0,128|| align=right|2,27|| align=right|3,296||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77135)||2001 DT103|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,040|| align=right|5,79|| align=right|3,405||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77136)||2001 DP106|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,105|| align=right|7,22|| align=right|3,594||MBA||26. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(77137)||2001 DQ107|| align=right|15,7|| align=right|2,648|| align=right|0,186|| align=right|4,24|| align=right|4,309||MBA||20. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77138)||2001 EN|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|2,93|| align=right|3,674||MBA||2. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77139)||2001 EY|| align=right|14,4|| align=right|2,530|| align=right|0,161|| align=right|12,31|| align=right|4,024||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77140)||2001 EC1|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,137|| align=right|6,41|| align=right|3,309||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77141)||2001 ES1|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,189|| align=right|8,17|| align=right|3,512||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77142)||2001 EC2|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,161|| align=right|9,41|| align=right|3,725||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77143)||2001 EN3|| align=right|16,9|| align=right|2,220|| align=right|0,114|| align=right|3,64|| align=right|3,307||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77144)||2001 EC5|| align=right|15,4|| align=right|2,669|| align=right|0,114|| align=right|15,11|| align=right|4,359||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77145)||2001 ES5|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,151|| align=right|3,20|| align=right|3,661||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77146)||2001 EC6|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,117|| align=right|4,61|| align=right|3,586||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77147)||2001 EV6|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,138|| align=right|5,59|| align=right|3,415||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77148)||2001 EF7|| align=right|16,6|| align=right|2,360|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,624||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77149)||2001 ER7|| align=right|16,4|| align=right|2,163|| align=right|0,084|| align=right|3,29|| align=right|3,180||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77150)||2001 EL8|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,120|| align=right|5,90|| align=right|3,676||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77151)||2001 ER8|| align=right|16,1|| align=right|2,224|| align=right|0,116|| align=right|2,72|| align=right|3,317||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77152)||2001 EX8|| align=right|16,5|| align=right|2,456|| align=right|0,146|| align=right|2,91|| align=right|3,849||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77153)||2001 EZ8|| align=right|16,8|| align=right|2,372|| align=right|0,139|| align=right|2,94|| align=right|3,653||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77154)||2001 EO9|| align=right|17,3|| align=right|2,255|| align=right|0,175|| align=right|2,74|| align=right|3,386||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77155)||2001 ES10|| align=right|14,5|| align=right|2,835|| align=right|0,191|| align=right|6,69|| align=right|4,773||MBA||2. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77156)||2001 EE11|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,104|| align=right|7,03|| align=right|3,509||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77157)||2001 EJ11|| align=right|15,0|| align=right|2,703|| align=right|0,050|| align=right|10,65|| align=right|4,442||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77158)||2001 EN15|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,194|| align=right|10,39|| align=right|5,547||MBA||15. března 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(77159)||2001 ED16|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,134|| align=right|5,49|| align=right|3,442||MBA||15. března 2001||Marxuquera||Marxuquera
|-
|(77160)||2001 EK18|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,139|| align=right|4,52|| align=right|3,566||MBA||13. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77161)||2001 EY18|| align=right|16,9|| align=right|2,229|| align=right|0,107|| align=right|7,36|| align=right|3,328||MBA||14. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77162)||2001 EL19|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,116|| align=right|5,70|| align=right|3,453||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77163)||2001 EM19|| align=right|15,0|| align=right|2,520|| align=right|0,124|| align=right|12,92|| align=right|4,001||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77164)||2001 ER19|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,109|| align=right|12,37|| align=right|4,046||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77165)||2001 ES19|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,226|| align=right|13,40|| align=right|4,035||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77166)||2001 EV19|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,021|| align=right|2,04|| align=right|5,182||MBA||15. března 2001||Needville||Needville
|-
|(77167)||2001 EB20|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,145|| align=right|4,93|| align=right|4,607||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77168)||2001 EK22|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,128|| align=right|5,77|| align=right|3,594||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77169)||2001 ER22|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,143|| align=right|4,79|| align=right|3,813||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77170)||2001 EK23|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,106|| align=right|6,07|| align=right|3,386||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77171)||2001 EN24|| align=right|15,1|| align=right|2,523|| align=right|0,101|| align=right|14,68|| align=right|4,008||MBA||4. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77172)||2001 EF25|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,179|| align=right|13,18|| align=right|4,368||MBA||14. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77173)||2001 ED26|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,186|| align=right|1,86|| align=right|3,763||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77174)||2001 FW|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,066|| align=right|7,60|| align=right|3,413||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77175)||2001 FP1|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,140|| align=right|1,74|| align=right|3,700||MBA||19. března 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(77176)||2001 FU1|| align=right|15,8|| align=right|2,172|| align=right|0,150|| align=right|5,62|| align=right|3,200||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77177)||2001 FD2|| align=right|14,0|| align=right|2,618|| align=right|0,172|| align=right|15,76|| align=right|4,236||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77178)||2001 FH3|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,124|| align=right|4,91|| align=right|3,549||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77179)||2001 FV4|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,219|| align=right|10,80|| align=right|5,016||MBA||19. března 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(77180)||2001 FA5|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,207|| align=right|2,84|| align=right|3,624||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77181)||2001 FL6|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,073|| align=right|4,63|| align=right|4,013||MBA||16. března 2001||Needville||Needville
|-
|(77182)||2001 FM8|| align=right|15,1|| align=right|2,207|| align=right|0,088|| align=right|4,26|| align=right|3,277||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77183)||2001 FS8|| align=right|14,7|| align=right|2,690|| align=right|0,235|| align=right|11,61|| align=right|4,412||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77184)||2001 FD9|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,124|| align=right|12,25|| align=right|4,270||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77185) Cherryh||2001 FE9|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|3,17|| align=right|4,188||MBA||20. března 2001||Needville||D. Wells; A. Cruz
|-
|(77186)||2001 FS9|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,089|| align=right|6,85|| align=right|3,615||MBA||20. března 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(77187)||2001 FY9|| align=right|16,4|| align=right|2,238|| align=right|0,100|| align=right|6,71|| align=right|3,346||MBA||22. března 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(77188)||2001 FZ9|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,138|| align=right|15,58|| align=right|4,213||MBA||22. března 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(77189)||2001 FM10|| align=right|16,5|| align=right|2,240|| align=right|0,110|| align=right|1,83|| align=right|3,351||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77190)||2001 FP10|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,067|| align=right|3,37|| align=right|4,422||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77191)||2001 FE11|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,123|| align=right|6,79|| align=right|3,579||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77192)||2001 FU12|| align=right|15,3|| align=right|2,489|| align=right|0,063|| align=right|5,73|| align=right|3,927||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77193)||2001 FD14|| align=right|17,4|| align=right|2,297|| align=right|0,170|| align=right|2,59|| align=right|3,482||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77194)||2001 FH14|| align=right|15,6|| align=right|2,844|| align=right|0,064|| align=right|2,69|| align=right|4,797||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77195)||2001 FB16|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,298|| align=right|6,53|| align=right|4,334||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77196)||2001 FT16|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,144|| align=right|2,79|| align=right|3,768||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77197)||2001 FB17|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,167|| align=right|4,45|| align=right|3,580||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77198)||2001 FK17|| align=right|15,6|| align=right|2,732|| align=right|0,043|| align=right|2,57|| align=right|4,516||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77199)||2001 FH18|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,071|| align=right|8,03|| align=right|3,725||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77200)||2001 FY18|| align=right|15,9|| align=right|2,565|| align=right|0,040|| align=right|1,64|| align=right|4,108||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77201)||2001 FR19|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,172|| align=right|3,74|| align=right|4,122||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77202)||2001 FX19|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,170|| align=right|4,43|| align=right|5,388||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77203)||2001 FL20|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,086|| align=right|5,90|| align=right|3,482||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77204)||2001 FW20|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,193|| align=right|3,76|| align=right|4,060||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77205)||2001 FX20|| align=right|15,4|| align=right|2,683|| align=right|0,027|| align=right|13,75|| align=right|4,393||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77206)||2001 FZ20|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,196|| align=right|5,99|| align=right|3,453||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77207)||2001 FE21|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,188|| align=right|10,13|| align=right|4,983||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77208)||2001 FG21|| align=right|13,9|| align=right|2,626|| align=right|0,156|| align=right|13,32|| align=right|4,254||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77209)||2001 FH21|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,199|| align=right|8,93|| align=right|3,747||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77210)||2001 FQ21|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,101|| align=right|6,19|| align=right|3,451||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77211)||2001 FT21|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,104|| align=right|14,11|| align=right|4,147||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77212)||2001 FT22|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,161|| align=right|4,82|| align=right|3,496||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77213)||2001 FL23|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,098|| align=right|5,22|| align=right|3,519||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77214)||2001 FM23|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,074|| align=right|6,32|| align=right|3,705||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77215)||2001 FU23|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,070|| align=right|7,07|| align=right|3,419||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77216)||2001 FO24|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,160|| align=right|5,99|| align=right|4,633||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77217)||2001 FS26|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,143|| align=right|3,15|| align=right|3,348||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77218)||2001 FU26|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,169|| align=right|3,37|| align=right|4,185||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77219)||2001 FX26|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|5,71|| align=right|3,415||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77220)||2001 FA28|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,120|| align=right|8,94|| align=right|4,302||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77221)||2001 FE28|| align=right|14,6|| align=right|2,474|| align=right|0,212|| align=right|4,91|| align=right|3,890||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77222)||2001 FA29|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,137|| align=right|6,02|| align=right|3,817||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77223)||2001 FP29|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,138|| align=right|8,29|| align=right|4,166||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77224)||2001 FL32|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,125|| align=right|6,24|| align=right|4,111||MBA||22. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77225)||2001 FZ33|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,117|| align=right|4,59|| align=right|4,156||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77226)||2001 FE34|| align=right|16,6|| align=right|2,398|| align=right|0,147|| align=right|2,01|| align=right|3,712||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77227)||2001 FH34|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,058|| align=right|7,41|| align=right|3,600||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77228)||2001 FF35|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,160|| align=right|5,54|| align=right|4,176||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77229)||2001 FN35|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,053|| align=right|7,91|| align=right|3,620||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77230)||2001 FC36|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,014|| align=right|3,21|| align=right|3,720||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77231)||2001 FL36|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,147|| align=right|1,20|| align=right|3,577||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77232)||2001 FA38|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,203|| align=right|15,42|| align=right|4,601||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77233)||2001 FD38|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,112|| align=right|3,58|| align=right|3,371||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77234)||2001 FY38|| align=right|16,6|| align=right|2,574|| align=right|0,151|| align=right|4,05|| align=right|4,129||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77235)||2001 FA39|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,087|| align=right|5,82|| align=right|3,667||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77236)||2001 FJ39|| align=right|16,7|| align=right|2,524|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|4,010||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77237)||2001 FS39|| align=right|16,5|| align=right|2,422|| align=right|0,122|| align=right|2,63|| align=right|3,768||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77238)||2001 FB40|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,069|| align=right|7,13|| align=right|3,491||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77239)||2001 FZ40|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,168|| align=right|2,32|| align=right|3,671||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77240)||2001 FD41|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,141|| align=right|6,59|| align=right|3,708||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77241)||2001 FO41|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,100|| align=right|6,28|| align=right|3,457||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77242)||2001 FC42|| align=right|15,9|| align=right|2,599|| align=right|0,052|| align=right|10,94|| align=right|4,188||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77243)||2001 FD42|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,171|| align=right|2,96|| align=right|3,545||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77244)||2001 FZ42|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,040|| align=right|7,42|| align=right|3,454||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77245)||2001 FN43|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,135|| align=right|1,62|| align=right|3,790||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77246)||2001 FY43|| align=right|15,9|| align=right|3,024|| align=right|0,244|| align=right|1,87|| align=right|5,257||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77247)||2001 FC44|| align=right|16,6|| align=right|2,322|| align=right|0,158|| align=right|3,43|| align=right|3,538||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77248)||2001 FD44|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,098|| align=right|5,71|| align=right|3,471||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77249)||2001 FP45|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,105|| align=right|5,16|| align=right|4,077||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77250)||2001 FQ45|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,029|| align=right|2,78|| align=right|4,344||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77251)||2001 FY45|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,158|| align=right|2,19|| align=right|3,640||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77252)||2001 FZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,147|| align=right|11,49|| align=right|4,310||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77253)||2001 FE46|| align=right|16,3|| align=right|2,207|| align=right|0,116|| align=right|3,77|| align=right|3,277||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77254)||2001 FF46|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,054|| align=right|14,10|| align=right|4,185||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77255)||2001 FY46|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,115|| align=right|12,19|| align=right|4,240||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77256)||2001 FD47|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,068|| align=right|6,29|| align=right|3,494||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77257)||2001 FA48|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,142|| align=right|3,12|| align=right|3,851||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77258)||2001 FH48|| align=right|15,2|| align=right|2,677|| align=right|0,080|| align=right|11,99|| align=right|4,379||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77259)||2001 FX48|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,128|| align=right|11,01|| align=right|4,551||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77260)||2001 FA49|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,080|| align=right|6,67|| align=right|3,610||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77261)||2001 FR49|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,096|| align=right|5,32|| align=right|4,070||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77262)||2001 FS49|| align=right|16,1|| align=right|2,223|| align=right|0,146|| align=right|5,78|| align=right|3,314||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77263)||2001 FJ50|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,128|| align=right|5,79|| align=right|4,108||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77264)||2001 FX50|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,084|| align=right|4,89|| align=right|3,472||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77265)||2001 FB51|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,130|| align=right|1,99|| align=right|4,376||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77266)||2001 FX51|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,190|| align=right|1,81|| align=right|3,577||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77267)||2001 FH52|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|1,70|| align=right|3,670||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77268)||2001 FO52|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,123|| align=right|7,78|| align=right|3,679||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77269)||2001 FX52|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,080|| align=right|4,11|| align=right|3,514||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77270)||2001 FD53|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,109|| align=right|11,27|| align=right|3,525||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77271)||2001 FY53|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,094|| align=right|6,50|| align=right|3,459||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77272)||2001 FV54|| align=right|16,2|| align=right|2,523|| align=right|0,027|| align=right|3,89|| align=right|4,007||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77273)||2001 FO55|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,239|| align=right|5,07|| align=right|4,621||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77274)||2001 FP55|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,196|| align=right|4,89|| align=right|4,062||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77275)||2001 FO57|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,165|| align=right|3,87|| align=right|3,629||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77276)||2001 FX57|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,125|| align=right|12,84|| align=right|4,348||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77277)||2001 FV59|| align=right|16,6|| align=right|2,473|| align=right|0,061|| align=right|5,39|| align=right|3,887||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77278)||2001 FL61|| align=right|14,9|| align=right|2,448|| align=right|0,115|| align=right|5,44|| align=right|3,830||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77279)||2001 FM61|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,042|| align=right|5,67|| align=right|3,910||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77280)||2001 FC62|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,024|| align=right|6,69|| align=right|4,025||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77281)||2001 FO63|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,130|| align=right|3,22|| align=right|3,859||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77282)||2001 FW63|| align=right|15,1|| align=right|2,707|| align=right|0,064|| align=right|4,53|| align=right|4,453||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77283)||2001 FR64|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,182|| align=right|3,12|| align=right|4,606||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77284)||2001 FD65|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,090|| align=right|5,40|| align=right|3,629||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77285)||2001 FN65|| align=right|15,3|| align=right|2,743|| align=right|0,142|| align=right|4,41|| align=right|4,542||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77286)||2001 FR65|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,119|| align=right|4,54|| align=right|3,529||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77287)||2001 FA66|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,109|| align=right|4,95|| align=right|3,679||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77288)||2001 FN66|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,078|| align=right|10,29|| align=right|3,366||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77289)||2001 FX66|| align=right|16,2|| align=right|2,295|| align=right|0,133|| align=right|4,25|| align=right|3,475||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77290)||2001 FU69|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,125|| align=right|7,27|| align=right|3,668||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77291)||2001 FL71|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,192|| align=right|9,66|| align=right|3,589||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77292)||2001 FN71|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,087|| align=right|5,57|| align=right|3,479||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77293)||2001 FR71|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,095|| align=right|13,93|| align=right|4,164||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77294)||2001 FV71|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,101|| align=right|12,57|| align=right|4,133||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77295)||2001 FZ71|| align=right|16,5|| align=right|2,464|| align=right|0,156|| align=right|3,12|| align=right|3,867||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77296)||2001 FW72|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,069|| align=right|5,28|| align=right|3,289||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77297)||2001 FM73|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,158|| align=right|3,40|| align=right|3,782||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77298)||2001 FP73|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,062|| align=right|4,61|| align=right|4,564||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77299)||2001 FV73|| align=right|15,8|| align=right|2,191|| align=right|0,116|| align=right|4,70|| align=right|3,243||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77300)||2001 FD76|| align=right|16,2|| align=right|2,464|| align=right|0,121|| align=right|3,26|| align=right|3,868||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77301)||2001 FL77|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,051|| align=right|11,27|| align=right|4,587||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77302)||2001 FO77|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|5,62|| align=right|4,090||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77303)||2001 FG78|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,145|| align=right|12,19|| align=right|4,283||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77304)||2001 FP78|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,145|| align=right|11,52|| align=right|4,370||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77305)||2001 FR78|| align=right|15,4|| align=right|2,456|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,849||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77306)||2001 FH79|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,135|| align=right|8,06|| align=right|3,497||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77307)||2001 FJ79|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,160|| align=right|5,66|| align=right|3,827||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77308)||2001 FR79|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,092|| align=right|6,57|| align=right|3,472||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77309)||2001 FU79|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,115|| align=right|8,08|| align=right|4,610||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77310)||2001 FD81|| align=right|16,2|| align=right|2,617|| align=right|0,071|| align=right|8,12|| align=right|4,232||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77311)||2001 FL81|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,061|| align=right|7,17|| align=right|3,380||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77312)||2001 FO81|| align=right|16,2|| align=right|2,464|| align=right|0,078|| align=right|7,26|| align=right|3,867||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77313)||2001 FY81|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,141|| align=right|6,75|| align=right|4,137||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77314)||2001 FE82|| align=right|16,2|| align=right|2,265|| align=right|0,042|| align=right|6,50|| align=right|3,407||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77315)||2001 FL82|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|4,40|| align=right|3,695||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77316)||2001 FY82|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,100|| align=right|6,67|| align=right|3,586||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77317)||2001 FJ83|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,031|| align=right|5,06|| align=right|3,580||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77318)||2001 FL86|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,094|| align=right|5,18|| align=right|3,490||MBA||27. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77319)||2001 FJ87|| align=right|15,3|| align=right|3,062|| align=right|0,068|| align=right|10,21|| align=right|5,358||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77320)||2001 FO87|| align=right|16,8|| align=right|2,397|| align=right|0,184|| align=right|3,89|| align=right|3,711||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77321)||2001 FS87|| align=right|16,1|| align=right|2,676|| align=right|0,053|| align=right|4,28|| align=right|4,377||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77322)||2001 FO90|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|5,56|| align=right|3,458||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77323)||2001 FU90|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,134|| align=right|3,31|| align=right|3,673||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77324)||2001 FY90|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,086|| align=right|6,11|| align=right|3,434||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77325)||2001 FG91|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,225|| align=right|15,10|| align=right|4,475||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77326)||2001 FV92|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,237|| align=right|7,01|| align=right|3,591||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77327)||2001 FX92|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,194|| align=right|5,84|| align=right|3,492||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77328)||2001 FZ92|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,202|| align=right|6,15|| align=right|3,546||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77329)||2001 FL93|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,147|| align=right|6,99|| align=right|3,354||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77330)||2001 FB94|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,132|| align=right|6,63|| align=right|4,133||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77331)||2001 FH94|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,102|| align=right|11,35|| align=right|5,253||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77332)||2001 FH95|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,149|| align=right|6,91|| align=right|3,413||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77333)||2001 FL96|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,091|| align=right|14,51|| align=right|4,008||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77334)||2001 FR96|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,111|| align=right|10,77|| align=right|4,515||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77335)||2001 FU96|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,061|| align=right|6,29|| align=right|3,788||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77336)||2001 FW96|| align=right|14,9|| align=right|2,368|| align=right|0,142|| align=right|7,25|| align=right|3,642||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77337)||2001 FX97|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|6,89|| align=right|3,598||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77338)||2001 FS98|| align=right|14,0|| align=right|2,525|| align=right|0,127|| align=right|15,81|| align=right|4,011||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77339)||2001 FT98|| align=right|14,2|| align=right|2,524|| align=right|0,076|| align=right|14,04|| align=right|4,010||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77340)||2001 FL101|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,194|| align=right|9,69|| align=right|5,134||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77341)||2001 FO101|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,056|| align=right|6,39|| align=right|3,536||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77342)||2001 FH102|| align=right|17,1|| align=right|2,434|| align=right|0,062|| align=right|5,74|| align=right|3,797||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77343)||2001 FN102|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,151|| align=right|0,37|| align=right|3,569||MBA||17. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77344)||2001 FS103|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,126|| align=right|6,77|| align=right|3,530||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77345)||2001 FH104|| align=right|16,1|| align=right|2,521|| align=right|0,089|| align=right|2,84|| align=right|4,002||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77346)||2001 FC108|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,092|| align=right|5,63|| align=right|5,002||MBA||18. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77347)||2001 FB109|| align=right|15,9|| align=right|2,912|| align=right|0,199|| align=right|5,66|| align=right|4,969||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77348)||2001 FG110|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,048|| align=right|2,37|| align=right|4,001||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77349)||2001 FG114|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,097|| align=right|9,00|| align=right|4,531||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77350)||2001 FN118|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,020|| align=right|27,39|| align=right|4,200||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77351)||2001 FT119|| align=right|16,7|| align=right|2,480|| align=right|0,141|| align=right|1,87|| align=right|3,904||MBA||27. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77352)||2001 FV119|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|13,97|| align=right|4,206||MBA||27. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77353)||2001 FE121|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,150|| align=right|7,55|| align=right|3,820||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77354)||2001 FM121|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,083|| align=right|12,95|| align=right|4,274||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77355)||2001 FE123|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,098|| align=right|3,95|| align=right|4,354||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77356)||2001 FS123|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,113|| align=right|7,17|| align=right|4,683||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77357)||2001 FW125|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,124|| align=right|5,81|| align=right|3,639||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77358)||2001 FT126|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,140|| align=right|6,01|| align=right|3,583||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77359)||2001 FU128|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,086|| align=right|10,21|| align=right|3,565||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77360)||2001 FX128|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,055|| align=right|8,99|| align=right|4,531||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77361)||2001 FP129|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,076|| align=right|12,34|| align=right|4,127||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77362)||2001 FB130|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,181|| align=right|0,94|| align=right|3,717||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77363)||2001 FO130|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,175|| align=right|1,66|| align=right|3,747||MBA||31. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77364)||2001 FQ130|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,175|| align=right|10,91|| align=right|5,432||MBA||31. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77365)||2001 FP131|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,146|| align=right|13,18|| align=right|4,070||MBA||20. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77366)||2001 FQ133|| align=right|15,4|| align=right|2,688|| align=right|0,138|| align=right|2,60|| align=right|4,405||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77367)||2001 FC134|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,142|| align=right|6,81|| align=right|4,394||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77368)||2001 FL134|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,027|| align=right|22,26|| align=right|4,295||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77369)||2001 FT134|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,190|| align=right|8,81|| align=right|4,155||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77370)||2001 FB135|| align=right|13,9|| align=right|2,797|| align=right|0,142|| align=right|15,77|| align=right|4,678||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77371)||2001 FF136|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,089|| align=right|13,15|| align=right|4,332||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77372)||2001 FL136|| align=right|13,7|| align=right|3,094|| align=right|0,040|| align=right|26,93|| align=right|5,440||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77373)||2001 FN136|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,135|| align=right|16,64|| align=right|5,449||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77374)||2001 FT136|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,060|| align=right|12,90|| align=right|4,547||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77375)||2001 FV136|| align=right|13,9|| align=right|3,148|| align=right|0,231|| align=right|14,48|| align=right|5,586||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77376)||2001 FC137|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,090|| align=right|22,55|| align=right|4,144||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77377)||2001 FJ137|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,084|| align=right|11,41|| align=right|3,530||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77378)||2001 FE138|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,116|| align=right|7,51|| align=right|3,660||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77379)||2001 FU139|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,260|| align=right|5,51|| align=right|5,364||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77380)||2001 FP140|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,142|| align=right|7,90|| align=right|3,397||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77381)||2001 FE141|| align=right|14,4|| align=right|2,666|| align=right|0,095|| align=right|10,62|| align=right|4,352||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77382)||2001 FZ143|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,161|| align=right|7,05|| align=right|3,660||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77383)||2001 FG144|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,134|| align=right|13,62|| align=right|4,650||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77384)||2001 FZ144|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,152|| align=right|15,36|| align=right|4,191||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77385)||2001 FM148|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,069|| align=right|10,52|| align=right|5,114||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77386)||2001 FV148|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,101|| align=right|8,56|| align=right|4,126||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77387)||2001 FY148|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,086|| align=right|9,31|| align=right|5,521||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77388)||2001 FA150|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,182|| align=right|6,74|| align=right|4,658||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77389)||2001 FW150|| align=right|16,7|| align=right|2,363|| align=right|0,118|| align=right|2,77|| align=right|3,631||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77390)||2001 FA151|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,208|| align=right|7,72|| align=right|4,557||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77391)||2001 FZ151|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,165|| align=right|18,69|| align=right|4,070||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77392)||2001 FV152|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,213|| align=right|7,90|| align=right|4,125||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77393)||2001 FK155|| align=right|17,2|| align=right|2,333|| align=right|0,160|| align=right|1,88|| align=right|3,563||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77394)||2001 FB159|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,124|| align=right|5,26|| align=right|3,243||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77395)||2001 FG159|| align=right|14,7|| align=right|2,625|| align=right|0,176|| align=right|11,92|| align=right|4,253||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77396)||2001 FM159|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,051|| align=right|1,12|| align=right|4,490||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77397)||2001 FQ160|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,031|| align=right|23,93|| align=right|5,563||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77398)||2001 FT160|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,243|| align=right|11,65|| align=right|4,162||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77399)||2001 FV160|| align=right|13,7|| align=right|3,210|| align=right|0,191|| align=right|24,71|| align=right|5,751||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77400)||2001 FO162|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,048|| align=right|11,61|| align=right|3,549||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77401)||2001 FT163|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,184|| align=right|8,51|| align=right|4,163||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77402)||2001 FK168|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,119|| align=right|4,95|| align=right|3,586||MBA||22. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77403)||2001 FB169|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,159|| align=right|13,07|| align=right|4,473||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77404)||2001 FE169|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,169|| align=right|8,81|| align=right|3,490||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77405)||2001 FH169|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,067|| align=right|7,20|| align=right|3,560||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77406)||2001 FZ169|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,069|| align=right|8,04|| align=right|3,557||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77407)||2001 FN170|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,115|| align=right|5,42|| align=right|3,589||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77408)||2001 FY171|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,111|| align=right|14,70|| align=right|4,508||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77409)||2001 FD172|| align=right|14,3|| align=right|2,449|| align=right|0,146|| align=right|21,24|| align=right|3,832||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77410)||2001 FE172|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,048|| align=right|14,11|| align=right|4,223||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77411)||2001 FX172|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,231|| align=right|13,76|| align=right|4,174||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77412)||2001 FH175|| align=right|13,8|| align=right|2,638|| align=right|0,178|| align=right|12,26|| align=right|4,285||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77413)||2001 FO175|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,043|| align=right|15,22|| align=right|4,356||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77414)||2001 FV175|| align=right|15,0|| align=right|2,329|| align=right|0,071|| align=right|9,40|| align=right|3,553||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77415)||2001 FS176|| align=right|14,2|| align=right|3,012|| align=right|0,076|| align=right|11,19|| align=right|5,228||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77416)||2001 FP178|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,229|| align=right|12,72|| align=right|3,755||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77417)||2001 FT180|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,069|| align=right|11,39|| align=right|5,329||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77418)||2001 FN189|| align=right|15,2|| align=right|2,762|| align=right|0,171|| align=right|4,47|| align=right|4,589||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77419)||2001 FC191|| align=right|15,8|| align=right|2,710|| align=right|0,084|| align=right|6,93|| align=right|4,461||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77420)||2001 FD195|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|7,60|| align=right|3,699||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77421)||2001 GB|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|3,96|| align=right|3,657||MBA||1. dubna 2001||Olathe||L. Robinson
|-
|(77422)||2001 GH|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|3,728||MBA||1. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77423)||2001 GM|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,154|| align=right|1,76|| align=right|3,704||MBA||1. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77424)||2001 GO|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,148|| align=right|3,34|| align=right|3,801||MBA||1. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77425)||2001 GY|| align=right|15,3|| align=right|2,841|| align=right|0,047|| align=right|2,00|| align=right|4,787||MBA||13. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77426)||2001 GC3|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,125|| align=right|24,35|| align=right|5,139||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77427)||2001 GX4|| align=right|13,1|| align=right|3,145|| align=right|0,201|| align=right|15,17|| align=right|5,577||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77428)||2001 GK5|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,076|| align=right|7,47|| align=right|3,487||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77429)||2001 GL5|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,198|| align=right|13,52|| align=right|4,315||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77430)||2001 GR5|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,064|| align=right|15,46|| align=right|5,447||MBA||13. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77431)||2001 GY5|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,016|| align=right|2,22|| align=right|5,106||MBA||14. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77432)||2001 GZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,885|| align=right|0,070|| align=right|3,15|| align=right|4,899||MBA||14. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77433)||2001 GP7|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,056|| align=right|14,55|| align=right|4,226||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77434)||2001 GY7|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,062|| align=right|7,86|| align=right|3,468||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77435)||2001 GE8|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,161|| align=right|11,51|| align=right|5,394||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77436)||2001 GH8|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,058|| align=right|7,74|| align=right|3,448||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77437)||2001 GQ8|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,093|| align=right|6,52|| align=right|3,461||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77438)||2001 GP10|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,254|| align=right|4,29|| align=right|5,488||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77439)||2001 GS10|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,114|| align=right|7,93|| align=right|4,563||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77440)||2001 GT10|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,154|| align=right|5,28|| align=right|3,348||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77441) Jouve||2001 HU|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,156|| align=right|13,30|| align=right|4,252||MBA||18. dubna 2001||St.-Veran||St.-Veran
|-
|(77442)||2001 HN1|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,164|| align=right|10,64|| align=right|5,380||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77443)||2001 HL2|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,168|| align=right|2,96|| align=right|3,498||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77444)||2001 HE3|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,159|| align=right|2,40|| align=right|5,494||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77445)||2001 HP3|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,144|| align=right|7,20|| align=right|4,135||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77446)||2001 HT4|| align=right|15,9|| align=right|2,457|| align=right|0,167|| align=right|4,13|| align=right|3,851||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77447)||2001 HU4|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,126|| align=right|10,25|| align=right|4,317||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77448)||2001 HC6|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,017|| align=right|3,29|| align=right|3,372||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77449)||2001 HN6|| align=right|16,3|| align=right|2,760|| align=right|0,043|| align=right|3,72|| align=right|4,585||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77450)||2001 HU6|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,103|| align=right|3,56|| align=right|3,580||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77451)||2001 HU7|| align=right|14,2|| align=right|3,023|| align=right|0,066|| align=right|13,61|| align=right|5,256||MBA||18. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77452)||2001 HZ8|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,186|| align=right|3,43|| align=right|3,657||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77453)||2001 HM9|| align=right|15,1|| align=right|3,042|| align=right|0,157|| align=right|4,04|| align=right|5,305||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77454)||2001 HR9|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,139|| align=right|4,07|| align=right|5,186||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77455)||2001 HV9|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,118|| align=right|14,68|| align=right|4,195||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77456)||2001 HQ10|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,139|| align=right|6,80|| align=right|4,616||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77457)||2001 HU11|| align=right|15,0|| align=right|3,132|| align=right|0,136|| align=right|1,37|| align=right|5,542||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77458)||2001 HF12|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,105|| align=right|4,45|| align=right|4,323||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77459)||2001 HB13|| align=right|14,8|| align=right|2,534|| align=right|0,171|| align=right|12,93|| align=right|4,034||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77460)||2001 HG13|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,106|| align=right|2,10|| align=right|4,050||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77461)||2001 HM15|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,244|| align=right|22,75|| align=right|3,466||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77462)||2001 HN16|| align=right|15,7|| align=right|2,911|| align=right|0,162|| align=right|6,16|| align=right|4,967||MBA||24. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77463)||2001 HS16|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,198|| align=right|12,52|| align=right|4,355||MBA||25. dubna 2001||Powell||Powell
|-
|(77464)||2001 HV16|| align=right|16,0|| align=right|2,670|| align=right|0,072|| align=right|4,67|| align=right|4,361||MBA||22. dubna 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(77465)||2001 HK20|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,172|| align=right|25,48|| align=right|3,489||MBA||26. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77466)||2001 HL21|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,125|| align=right|11,00|| align=right|5,234||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77467)||2001 HW21|| align=right|15,7|| align=right|2,754|| align=right|0,087|| align=right|9,90|| align=right|4,570||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77468)||2001 HZ21|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,138|| align=right|11,79|| align=right|5,369||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77469)||2001 HZ25|| align=right|16,0|| align=right|2,821|| align=right|0,079|| align=right|4,05|| align=right|4,737||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77470)||2001 HA27|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,226|| align=right|18,37|| align=right|4,143||MBA||27. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77471)||2001 HP27|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,089|| align=right|5,65|| align=right|4,130||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77472)||2001 HC28|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,080|| align=right|1,02|| align=right|4,051||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77473)||2001 HE28|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,126|| align=right|2,29|| align=right|5,156||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77474)||2001 HG28|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,149|| align=right|4,25|| align=right|3,573||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77475)||2001 HM28|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,165|| align=right|10,09|| align=right|4,495||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77476)||2001 HW28|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,128|| align=right|3,38|| align=right|3,749||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77477)||2001 HF29|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,175|| align=right|13,23|| align=right|5,599||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77478)||2001 HN29|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,210|| align=right|8,73|| align=right|3,505||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77479)||2001 HT29|| align=right|15,0|| align=right|3,048|| align=right|0,064|| align=right|10,18|| align=right|5,320||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77480)||2001 HU29|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|2,83|| align=right|4,398||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77481)||2001 HE30|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,128|| align=right|6,15|| align=right|4,242||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77482)||2001 HF30|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,168|| align=right|2,96|| align=right|3,553||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77483)||2001 HB31|| align=right|16,8|| align=right|2,346|| align=right|0,053|| align=right|1,77|| align=right|3,592||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77484)||2001 HQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,246|| align=right|16,35|| align=right|4,098||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77485)||2001 HT31|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,042|| align=right|7,95|| align=right|3,532||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77486)||2001 HA32|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,135|| align=right|3,09|| align=right|3,745||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77487)||2001 HN33|| align=right|16,0|| align=right|2,765|| align=right|0,092|| align=right|8,56|| align=right|4,598||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77488)||2001 HX33|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,116|| align=right|4,16|| align=right|4,133||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77489)||2001 HC35|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,120|| align=right|9,93|| align=right|5,132||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77490)||2001 HF35|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,070|| align=right|9,21|| align=right|3,659||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77491)||2001 HA36|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,103|| align=right|11,75|| align=right|4,420||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77492)||2001 HF36|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,202|| align=right|3,80|| align=right|4,443||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77493)||2001 HL36|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,097|| align=right|4,12|| align=right|4,071||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77494)||2001 HM36|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,131|| align=right|8,61|| align=right|5,422||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77495)||2001 HM37|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,182|| align=right|9,56|| align=right|5,565||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77496)||2001 HO37|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,089|| align=right|9,78|| align=right|4,541||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77497)||2001 HR37|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,148|| align=right|15,07|| align=right|5,469||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77498)||2001 HG38|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,044|| align=right|13,87|| align=right|3,736||MBA||30. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(77499)||2001 HJ39|| align=right|15,5|| align=right|2,897|| align=right|0,059|| align=right|1,62|| align=right|4,930||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77500)||2001 HJ40|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,199|| align=right|12,84|| align=right|4,035||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77501)||2001 HM40|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,178|| align=right|13,08|| align=right|4,274||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77502)||2001 HJ44|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,096|| align=right|4,89|| align=right|3,821||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77503)||2001 HP45|| align=right|15,2|| align=right|2,764|| align=right|0,089|| align=right|10,31|| align=right|4,594||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77504)||2001 HX45|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,075|| align=right|9,94|| align=right|4,170||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77505)||2001 HA46|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,074|| align=right|9,86|| align=right|4,222||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77506)||2001 HY46|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,076|| align=right|7,62|| align=right|4,662||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77507)||2001 HT47|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,135|| align=right|8,58|| align=right|4,269||MBA||18. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77508)||2001 HV47|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,044|| align=right|15,12|| align=right|4,283||MBA||19. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77509)||2001 HW47|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,204|| align=right|14,11|| align=right|4,100||MBA||19. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77510)||2001 HQ48|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,100|| align=right|15,83|| align=right|4,265||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77511)||2001 HR48|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,220|| align=right|20,47|| align=right|5,644||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77512)||2001 HY48|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,162|| align=right|14,10|| align=right|4,637||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77513)||2001 HD49|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,192|| align=right|7,76|| align=right|3,765||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77514)||2001 HT49|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,156|| align=right|5,98|| align=right|4,406||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77515)||2001 HL50|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,201|| align=right|12,42|| align=right|4,409||MBA||22. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77516)||2001 HR50|| align=right|16,2|| align=right|2,561|| align=right|0,043|| align=right|1,28|| align=right|4,098||MBA||23. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77517)||2001 HS50|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,218|| align=right|10,25|| align=right|4,389||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77518)||2001 HA52|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,025|| align=right|6,52|| align=right|4,580||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77519)||2001 HF52|| align=right|15,7|| align=right|2,780|| align=right|0,067|| align=right|2,09|| align=right|4,634||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77520)||2001 HU52|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,225|| align=right|2,66|| align=right|4,530||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77521)||2001 HR53|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,076|| align=right|5,95|| align=right|3,602||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77522)||2001 HA54|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,068|| align=right|22,94|| align=right|5,301||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77523)||2001 HB55|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|11,50|| align=right|5,150||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77524)||2001 HX55|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,154|| align=right|22,07|| align=right|5,419||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77525)||2001 HK56|| align=right|17,1|| align=right|2,336|| align=right|0,149|| align=right|2,04|| align=right|3,569||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77526)||2001 HN57|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,118|| align=right|15,69|| align=right|4,067||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77527)||2001 HO57|| align=right|14,4|| align=right|2,543|| align=right|0,195|| align=right|14,81|| align=right|4,055||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77528)||2001 HP58|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,202|| align=right|9,07|| align=right|4,577||MBA||25. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77529)||2001 HV60|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,142|| align=right|16,20|| align=right|4,209||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77530)||2001 HW60|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,043|| align=right|16,49|| align=right|4,151||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77531)||2001 HX60|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,151|| align=right|19,11|| align=right|5,683||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77532)||2001 HA61|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,049|| align=right|15,91|| align=right|4,120||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77533)||2001 HE61|| align=right|15,4|| align=right|2,983|| align=right|0,079|| align=right|11,41|| align=right|5,150||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77534)||2001 HL61|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,021|| align=right|3,63|| align=right|4,364||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77535)||2001 HT62|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,071|| align=right|8,12|| align=right|3,708||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77536)||2001 HX62|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,125|| align=right|4,25|| align=right|3,579||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77537)||2001 HJ63|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,070|| align=right|7,04|| align=right|3,603||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77538)||2001 HZ63|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,060|| align=right|14,33|| align=right|4,335||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77539)||2001 HE64|| align=right|15,8|| align=right|2,683|| align=right|0,053|| align=right|13,75|| align=right|4,394||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77540)||2001 HF64|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,142|| align=right|1,73|| align=right|3,745||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77541)||2001 HS64|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,142|| align=right|8,65|| align=right|4,564||MBA||27. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77542)||2001 HV65|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,049|| align=right|7,30|| align=right|3,525||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77543)||2001 HU66|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,053|| align=right|7,58|| align=right|3,489||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77544)||2001 HB67|| align=right|16,5|| align=right|2,444|| align=right|0,159|| align=right|1,64|| align=right|3,821||MBA||27. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77545)||2001 JR1|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,143|| align=right|4,31|| align=right|5,549||MBA||12. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77546)||2001 JS1|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,105|| align=right|4,28|| align=right|4,107||MBA||11. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77547)||2001 JL2|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,107|| align=right|7,28|| align=right|4,166||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77548)||2001 JQ3|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,056|| align=right|4,53|| align=right|4,439||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77549)||2001 JZ4|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,094|| align=right|6,74|| align=right|3,683||MBA||10. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77550)||2001 JW5|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,140|| align=right|4,92|| align=right|4,165||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77551)||2001 JK6|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,170|| align=right|6,23|| align=right|4,127||MBA||14. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77552)||2001 JY6|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,142|| align=right|3,13|| align=right|3,677||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77553)||2001 JB7|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,132|| align=right|6,54|| align=right|4,597||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77554)||2001 JD7|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,098|| align=right|3,73|| align=right|3,659||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77555)||2001 JO7|| align=right|15,6|| align=right|2,722|| align=right|0,081|| align=right|3,64|| align=right|4,491||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77556)||2001 JQ7|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,036|| align=right|4,62|| align=right|4,546||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77557)||2001 JR8|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,135|| align=right|6,79|| align=right|3,546||MBA||15. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77558)||2001 JY9|| align=right|15,0|| align=right|3,178|| align=right|0,031|| align=right|6,73|| align=right|5,664||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77559)||2001 KA1|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,176|| align=right|31,69|| align=right|4,591||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77560)||2001 KP1|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,177|| align=right|3,19|| align=right|3,571||MBA||17. května 2001||Saji||Saji
|-
|(77561)||2001 KS1|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,231|| align=right|10,90|| align=right|4,563||MBA||16. května 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(77562)||2001 KO3|| align=right|15,3|| align=right|3,012|| align=right|0,075|| align=right|2,24|| align=right|5,226||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77563)||2001 KP3|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,106|| align=right|3,77|| align=right|3,634||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77564)||2001 KB4|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,237|| align=right|16,64|| align=right|5,507||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77565)||2001 KG4|| align=right|15,7|| align=right|2,714|| align=right|0,134|| align=right|7,82|| align=right|4,471||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77566)||2001 KO4|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,085|| align=right|5,46|| align=right|3,768||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77567)||2001 KA6|| align=right|15,6|| align=right|2,846|| align=right|0,104|| align=right|1,64|| align=right|4,800||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77568)||2001 KL6|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,198|| align=right|17,23|| align=right|5,467||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77569)||2001 KN6|| align=right|14,3|| align=right|2,917|| align=right|0,087|| align=right|3,01|| align=right|4,980||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77570)||2001 KB9|| align=right|15,5|| align=right|2,799|| align=right|0,135|| align=right|4,00|| align=right|4,682||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77571)||2001 KP9|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,071|| align=right|8,46|| align=right|5,434||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77572)||2001 KL10|| align=right|14,3|| align=right|3,004|| align=right|0,045|| align=right|10,80|| align=right|5,206||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77573)||2001 KN10|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,123|| align=right|6,28|| align=right|3,525||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77574)||2001 KD11|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,158|| align=right|2,37|| align=right|3,585||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77575)||2001 KF11|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,101|| align=right|4,64|| align=right|3,583||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77576)||2001 KS11|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,083|| align=right|16,69|| align=right|5,620||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77577)||2001 KV11|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,130|| align=right|3,73|| align=right|4,133||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77578)||2001 KC12|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,068|| align=right|4,79|| align=right|4,059||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77579)||2001 KL12|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,053|| align=right|9,11|| align=right|4,044||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77580)||2001 KO12|| align=right|14,2|| align=right|2,639|| align=right|0,171|| align=right|25,20|| align=right|4,285||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77581)||2001 KE14|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,111|| align=right|7,12|| align=right|3,399||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77582)||2001 KH14|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,040|| align=right|5,60|| align=right|3,697||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77583)||2001 KL14|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,095|| align=right|11,73|| align=right|5,193||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77584)||2001 KP14|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,073|| align=right|10,10|| align=right|4,619||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77585)||2001 KQ14|| align=right|15,7|| align=right|2,268|| align=right|0,101|| align=right|4,04|| align=right|3,415||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77586)||2001 KT14|| align=right|14,7|| align=right|2,992|| align=right|0,049|| align=right|10,14|| align=right|5,175||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77587)||2001 KD16|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,114|| align=right|3,86|| align=right|3,361||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77588)||2001 KJ16|| align=right|14,1|| align=right|3,051|| align=right|0,101|| align=right|10,85|| align=right|5,328||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77589)||2001 KC17|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,162|| align=right|10,36|| align=right|4,613||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77590)||2001 KM17|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,087|| align=right|5,41|| align=right|3,722||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77591)||2001 KO18|| align=right|14,9|| align=right|3,014|| align=right|0,017|| align=right|10,32|| align=right|5,232||MBA||21. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77592)||2001 KS19|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,142|| align=right|7,10|| align=right|3,590||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77593)||2001 KJ20|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,244|| align=right|3,96|| align=right|4,183||MBA||22. května 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(77594)||2001 KQ21|| align=right|14,3|| align=right|3,082|| align=right|0,165|| align=right|1,94|| align=right|5,409||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77595)||2001 KU21|| align=right|14,3|| align=right|3,208|| align=right|0,073|| align=right|10,04|| align=right|5,744||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77596)||2001 KX21|| align=right|15,7|| align=right|2,571|| align=right|0,203|| align=right|1,57|| align=right|4,122||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77597)||2001 KO22|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,102|| align=right|12,33|| align=right|4,624||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77598)||2001 KE23|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,136|| align=right|9,51|| align=right|5,180||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77599)||2001 KT23|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,065|| align=right|17,25|| align=right|5,513||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77600)||2001 KY23|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,083|| align=right|11,73|| align=right|5,415||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77601)||2001 KF26|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,082|| align=right|9,26|| align=right|4,042||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77602)||2001 KZ26|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,144|| align=right|14,41|| align=right|4,225||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77603)||2001 KS28|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,120|| align=right|13,78|| align=right|4,223||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77604)||2001 KK29|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,105|| align=right|9,39|| align=right|5,445||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77605)||2001 KK30|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|3,52|| align=right|3,723||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77606)||2001 KQ30|| align=right|14,8|| align=right|3,222|| align=right|0,106|| align=right|4,10|| align=right|5,783||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77607)||2001 KO31|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,095|| align=right|8,72|| align=right|4,550||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77608)||2001 KZ33|| align=right|15,1|| align=right|3,072|| align=right|0,115|| align=right|12,03|| align=right|5,384||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77609)||2001 KM34|| align=right|15,4|| align=right|2,987|| align=right|0,091|| align=right|3,87|| align=right|5,162||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77610)||2001 KY34|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,237|| align=right|8,04|| align=right|4,212||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77611)||2001 KZ34|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,069|| align=right|6,95|| align=right|3,730||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77612)||2001 KM36|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,207|| align=right|16,10|| align=right|5,471||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77613)||2001 KY36|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,123|| align=right|16,44|| align=right|4,306||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77614)||2001 KM37|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,176|| align=right|16,33|| align=right|4,028||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77615)||2001 KN37|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,138|| align=right|12,59|| align=right|4,351||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77616)||2001 KP37|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,113|| align=right|13,79|| align=right|5,498||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77617)||2001 KX37|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,083|| align=right|12,64|| align=right|4,243||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77618)||2001 KP39|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,057|| align=right|17,56|| align=right|4,260||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77619)||2001 KT40|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,125|| align=right|11,05|| align=right|4,609||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77620)||2001 KZ40|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,137|| align=right|16,05|| align=right|4,289||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77621)||2001 KZ41|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,156|| align=right|9,84|| align=right|5,472||MBA||25. května 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(77622)||2001 KA43|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,086|| align=right|10,97|| align=right|5,404||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77623)||2001 KP43|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|6,60|| align=right|3,698||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77624)||2001 KQ43|| align=right|14,4|| align=right|3,010|| align=right|0,193|| align=right|12,27|| align=right|5,220||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77625)||2001 KS43|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,100|| align=right|11,59|| align=right|5,116||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77626)||2001 KV45|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,208|| align=right|13,77|| align=right|4,126||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77627)||2001 KG46|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,118|| align=right|8,25|| align=right|4,119||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77628)||2001 KV46|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,133|| align=right|13,22|| align=right|4,097||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77629)||2001 KE47|| align=right|14,3|| align=right|3,049|| align=right|0,069|| align=right|10,40|| align=right|5,323||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77630)||2001 KV47|| align=right|14,0|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|11,18|| align=right|5,180||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77631)||2001 KK49|| align=right|15,9|| align=right|2,463|| align=right|0,147|| align=right|1,54|| align=right|3,865||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77632)||2001 KR49|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,139|| align=right|15,49|| align=right|4,549||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77633)||2001 KP52|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,142|| align=right|1,84|| align=right|3,818||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77634)||2001 KQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,126|| align=right|3,13|| align=right|4,472||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77635)||2001 KO55|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,134|| align=right|11,03|| align=right|4,172||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77636)||2001 KE56|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,071|| align=right|16,34|| align=right|5,130||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77637)||2001 KH56|| align=right|14,0|| align=right|2,445|| align=right|0,194|| align=right|25,01|| align=right|3,824||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77638)||2001 KN56|| align=right|14,9|| align=right|2,708|| align=right|0,056|| align=right|10,46|| align=right|4,457||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77639)||2001 KY57|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,050|| align=right|13,04|| align=right|5,406||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77640)||2001 KA58|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,064|| align=right|6,34|| align=right|3,726||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77641)||2001 KC58|| align=right|16,2|| align=right|2,569|| align=right|0,144|| align=right|6,83|| align=right|4,117||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77642)||2001 KM58|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,093|| align=right|15,70|| align=right|4,221||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77643)||2001 KH60|| align=right|14,3|| align=right|2,675|| align=right|0,229|| align=right|10,87|| align=right|4,375||MBA||16. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77644)||2001 KH65|| align=right|14,3|| align=right|3,046|| align=right|0,091|| align=right|16,54|| align=right|5,315||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77645)||2001 KX66|| align=right|14,4|| align=right|2,280|| align=right|0,246|| align=right|22,82|| align=right|3,441||MBA||30. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77646)||2001 KZ67|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,168|| align=right|15,82|| align=right|4,405||MBA||27. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77647)||2001 KT69|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,184|| align=right|15,38|| align=right|4,295||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77648)||2001 KV69|| align=right|14,6|| align=right|2,369|| align=right|0,087|| align=right|26,30|| align=right|3,646||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77649)||2001 KZ69|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,266|| align=right|15,26|| align=right|5,277||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77650)||2001 KB71|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,167|| align=right|3,23|| align=right|3,603||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77651)||2001 KX71|| align=right|14,2|| align=right|2,600|| align=right|0,194|| align=right|12,55|| align=right|4,192||MBA||24. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77652)||2001 KF72|| align=right|15,5|| align=right|3,199|| align=right|0,173|| align=right|2,60|| align=right|5,720||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77653)||2001 KH72|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,152|| align=right|9,76|| align=right|5,757||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77654)||2001 KX72|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,158|| align=right|3,01|| align=right|3,580||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77655)||2001 KO73|| align=right|14,6|| align=right|2,471|| align=right|0,192|| align=right|7,40|| align=right|3,883||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77656)||2001 LT3|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,206|| align=right|9,55|| align=right|4,692||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77657)||2001 LE5|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,137|| align=right|13,60|| align=right|4,194||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77658)||2001 LH5|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,201|| align=right|7,54|| align=right|3,552||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77659)||2001 LY5|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,215|| align=right|13,90|| align=right|5,348||MBA||12. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77660)||2001 LF8|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,118|| align=right|10,75|| align=right|5,340||MBA||15. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77661)||2001 LN8|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,080|| align=right|13,20|| align=right|5,598||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77662)||2001 LU12|| align=right|14,4|| align=right|2,783|| align=right|0,145|| align=right|10,94|| align=right|4,642||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77663)||2001 LR14|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,076|| align=right|16,37|| align=right|4,455||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77664)||2001 LT15|| align=right|15,0|| align=right|2,965|| align=right|0,059|| align=right|10,88|| align=right|5,104||MBA||12. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77665)||2001 LW15|| align=right|15,3|| align=right|3,060|| align=right|0,058|| align=right|12,03|| align=right|5,353||MBA||12. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77666)||2001 LK17|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,102|| align=right|8,35|| align=right|5,384||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77667)||2001 LZ17|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,121|| align=right|12,25|| align=right|5,436||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77668)||2001 LL19|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,224|| align=right|5,28|| align=right|3,328||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77669)||2001 MY9|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,071|| align=right|8,71|| align=right|5,132||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77670)||2001 MH11|| align=right|14,5|| align=right|2,344|| align=right|0,284|| align=right|21,87|| align=right|3,588||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77671)||2001 MD13|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,102|| align=right|12,24|| align=right|5,473||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77672)||2001 MV17|| align=right|13,0|| align=right|3,217|| align=right|0,113|| align=right|19,03|| align=right|5,770||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77673)||2001 MA20|| align=right|15,1|| align=right|2,792|| align=right|0,282|| align=right|8,64|| align=right|4,665||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77674)||2001 ML20|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,125|| align=right|12,93|| align=right|4,652||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77675)||2001 MS21|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,108|| align=right|14,58|| align=right|4,408||MBA||28. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77676)||2001 MD22|| align=right|15,2|| align=right|3,053|| align=right|0,064|| align=right|9,21|| align=right|5,333||MBA||28. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77677)||2001 MA25|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,287|| align=right|3,18|| align=right|3,849||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77678)||2001 MH27|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|5,466||MBA||20. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77679)||2001 MK27|| align=right|13,5|| align=right|3,101|| align=right|0,041|| align=right|10,18|| align=right|5,460||MBA||20. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77680)||2001 MJ29|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,039|| align=right|9,71|| align=right|5,488||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77681)||2001 MO29|| align=right|16,3|| align=right|2,556|| align=right|0,236|| align=right|7,61|| align=right|4,085||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77682)||2001 MY29|| align=right|12,6|| align=right|3,167|| align=right|0,172|| align=right|16,11|| align=right|5,635||MBA||29. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77683)||2001 NN|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,140|| align=right|14,53|| align=right|4,454||MBA||9. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77684)||2001 NO|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,078|| align=right|11,65|| align=right|4,200||MBA||9. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77685)||2001 NA3|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,072|| align=right|9,04|| align=right|5,489||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77686)||2001 NA4|| align=right|14,1|| align=right|3,215|| align=right|0,017|| align=right|13,73|| align=right|5,763||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77687)||2001 NT6|| align=right|15,6|| align=right|2,993|| align=right|0,076|| align=right|12,43|| align=right|5,176||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77688)||2001 NF8|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,072|| align=right|11,86|| align=right|5,353||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77689)||2001 NZ10|| align=right|14,8|| align=right|2,917|| align=right|0,087|| align=right|7,41|| align=right|4,980||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77690)||2001 NY11|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,052|| align=right|8,33|| align=right|5,449||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77691)||2001 NJ12|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,039|| align=right|10,20|| align=right|5,137||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77692)||2001 NQ14|| align=right|14,7|| align=right|2,805|| align=right|0,171|| align=right|8,26|| align=right|4,697||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77693)||2001 NM17|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,053|| align=right|25,96|| align=right|5,591||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77694)||2001 NT18|| align=right|13,2|| align=right|3,099|| align=right|0,162|| align=right|14,23|| align=right|5,455||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77695)||2001 NS19|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,094|| align=right|10,09|| align=right|5,677||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77696) Patriciann||2001 OT2|| align=right|15,4|| align=right|3,153|| align=right|0,140|| align=right|6,62|| align=right|5,597||MBA||18. července 2001||Nashville||R. Clingan
|-
|(77697)||2001 OC3|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,225|| align=right|5,03|| align=right|3,631||MBA||19. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(77698)||2001 OL3|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,055|| align=right|9,07|| align=right|5,108||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77699)||2001 OV3|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,061|| align=right|9,42|| align=right|5,444||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77700)||2001 OP4|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,064|| align=right|9,70|| align=right|4,322||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77701)||2001 OE8|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,171|| align=right|7,20|| align=right|4,592||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77702)||2001 OL23|| align=right|15,0|| align=right|3,208|| align=right|0,043|| align=right|14,08|| align=right|5,744||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77703)||2001 OP24|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,179|| align=right|2,91|| align=right|5,658||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77704)||2001 OC27|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,080|| align=right|17,89|| align=right|5,733||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77705)||2001 OM27|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,065|| align=right|10,11|| align=right|5,654||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77706)||2001 OC29|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,051|| align=right|17,82|| align=right|5,453||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77707)||2001 ON30|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,096|| align=right|10,37|| align=right|5,376||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77708)||2001 OS31|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,104|| align=right|10,82|| align=right|5,454||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77709)||2001 OH41|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,085|| align=right|9,86|| align=right|5,177||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77710)||2001 ON41|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,077|| align=right|14,62|| align=right|4,362||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77711)||2001 OU43|| align=right|13,6|| align=right|2,853|| align=right|0,130|| align=right|26,21|| align=right|4,819||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77712)||2001 OF45|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,128|| align=right|13,51|| align=right|4,305||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77713)||2001 OF47|| align=right|14,6|| align=right|2,626|| align=right|0,097|| align=right|13,99|| align=right|4,256||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77714)||2001 OY47|| align=right|13,7|| align=right|2,982|| align=right|0,091|| align=right|9,19|| align=right|5,149||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77715)||2001 OM48|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,111|| align=right|17,68|| align=right|5,531||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77716)||2001 OF50|| align=right|13,5|| align=right|3,157|| align=right|0,186|| align=right|27,30|| align=right|5,608||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77717)||2001 OX50|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,111|| align=right|11,20|| align=right|5,235||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77718)||2001 OB51|| align=right|15,0|| align=right|2,677|| align=right|0,199|| align=right|14,22|| align=right|4,379||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77719)||2001 OQ51|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,106|| align=right|10,64|| align=right|5,380||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77720)||2001 OS51|| align=right|13,6|| align=right|3,232|| align=right|0,119|| align=right|20,47|| align=right|5,811||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77721)||2001 OB52|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,085|| align=right|10,07|| align=right|5,430||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77722)||2001 OF54|| align=right|13,0|| align=right|3,118|| align=right|0,039|| align=right|16,41|| align=right|5,506||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77723)||2001 OF55|| align=right|14,7|| align=right|2,863|| align=right|0,083|| align=right|15,20|| align=right|4,845||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77724)||2001 OE57|| align=right|13,7|| align=right|3,202|| align=right|0,175|| align=right|15,55|| align=right|5,729||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77725)||2001 OF62|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,075|| align=right|2,62|| align=right|5,461||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77726)||2001 OW63|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,113|| align=right|11,05|| align=right|5,397||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77727)||2001 OK64|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,059|| align=right|14,67|| align=right|5,467||MBA||24. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77728)||2001 OZ66|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,068|| align=right|10,86|| align=right|5,518||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77729)||2001 OY68|| align=right|14,2|| align=right|2,961|| align=right|0,107|| align=right|9,51|| align=right|5,095||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77730)||2001 OF69|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,107|| align=right|12,83|| align=right|5,133||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77731)||2001 OA70|| align=right|13,8|| align=right|2,856|| align=right|0,139|| align=right|14,90|| align=right|4,825||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77732)||2001 ON73|| align=right|13,5|| align=right|3,125|| align=right|0,004|| align=right|20,87|| align=right|5,523||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77733)||2001 OS73|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,089|| align=right|7,86|| align=right|4,557||MBA||21. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77734)||2001 OH76|| align=right|14,2|| align=right|3,974|| align=right|0,170|| align=right|5,23|| align=right|7,922||HLD||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77735)||2001 OJ76|| align=right|14,0|| align=right|3,532|| align=right|0,095|| align=right|12,24|| align=right|6,638||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77736)||2001 OS77|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,068|| align=right|10,55|| align=right|5,510||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77737)||2001 OF80|| align=right|15,4|| align=right|2,696|| align=right|0,193|| align=right|10,90|| align=right|4,427||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77738)||2001 OG83|| align=right|14,2|| align=right|2,950|| align=right|0,040|| align=right|11,66|| align=right|5,067||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77739)||2001 OD85|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,066|| align=right|15,63|| align=right|5,541||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77740)||2001 OP88|| align=right|13,5|| align=right|3,061|| align=right|0,056|| align=right|8,36|| align=right|5,355||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77741)||2001 OB94|| align=right|15,6|| align=right|3,158|| align=right|0,150|| align=right|5,82|| align=right|5,612||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77742)||2001 OW95|| align=right|14,5|| align=right|3,119|| align=right|0,150|| align=right|10,56|| align=right|5,508||MBA||27. července 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(77743)||2001 OH96|| align=right|12,6|| align=right|3,206|| align=right|0,031|| align=right|22,90|| align=right|5,739||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77744)||2001 OB101|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,129|| align=right|14,70|| align=right|5,754||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77745)||2001 OT107|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,168|| align=right|27,40|| align=right|5,608||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77746)||2001 OZ107|| align=right|13,5|| align=right|3,125|| align=right|0,160|| align=right|10,23|| align=right|5,523||MBA||31. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77747)||2001 OW110|| align=right|13,8|| align=right|3,216|| align=right|0,105|| align=right|13,75|| align=right|5,767||MBA||31. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77748)||2001 OY110|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,089|| align=right|7,37|| align=right|5,521||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77749)||2001 PB2|| align=right|14,0|| align=right|3,034|| align=right|0,051|| align=right|17,11|| align=right|5,284||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77750)||2001 PC2|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,159|| align=right|15,90|| align=right|5,734||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77751)||2001 PB5|| align=right|13,8|| align=right|3,237|| align=right|0,033|| align=right|20,74|| align=right|5,824||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77752)||2001 PD5|| align=right|14,2|| align=right|2,990|| align=right|0,038|| align=right|11,02|| align=right|5,168||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77753)||2001 PA11|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,126|| align=right|8,30|| align=right|5,452||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77754)||2001 PH11|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,018|| align=right|10,48|| align=right|5,799||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77755) Delémont||2001 PW13|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,041|| align=right|11,57|| align=right|5,349||MBA||13. srpna 2001||Vicques||Vicques
|-
|(77756)||2001 PX15|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,056|| align=right|8,92|| align=right|5,637||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77757)||2001 PN29|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,106|| align=right|7,18|| align=right|5,321||MBA||13. srpna 2001||Uccle||T. Pauwels
|-
|(77758)||2001 PN34|| align=right|13,9|| align=right|3,150|| align=right|0,087|| align=right|13,01|| align=right|5,590||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77759)||2001 PY36|| align=right|13,4|| align=right|3,012|| align=right|0,081|| align=right|10,88|| align=right|5,225||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77760)||2001 PW38|| align=right|13,4|| align=right|2,887|| align=right|0,103|| align=right|17,33|| align=right|4,905||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77761)||2001 PJ41|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,128|| align=right|12,92|| align=right|4,536||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77762)||2001 PA49|| align=right|14,0|| align=right|3,012|| align=right|0,127|| align=right|11,58|| align=right|5,227||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77763)||2001 PU49|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,090|| align=right|29,01|| align=right|4,207||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77764)||2001 PY50|| align=right|13,3|| align=right|3,085|| align=right|0,178|| align=right|15,92|| align=right|5,419||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77765)||2001 PG51|| align=right|14,1|| align=right|3,024|| align=right|0,119|| align=right|9,12|| align=right|5,257||MBA||7. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77766)||2001 PK59|| align=right|13,1|| align=right|3,021|| align=right|0,048|| align=right|13,97|| align=right|5,249||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77767)||2001 PZ62|| align=right|13,4|| align=right|3,437|| align=right|0,127|| align=right|18,33|| align=right|6,372||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77768)||2001 QM|| align=right|14,0|| align=right|3,230|| align=right|0,030|| align=right|9,41|| align=right|5,804||MBA||16. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(77769)||2001 QN6|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,054|| align=right|11,28|| align=right|5,545||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77770)||2001 QR7|| align=right|14,6|| align=right|3,033|| align=right|0,070|| align=right|10,33|| align=right|5,281||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77771)||2001 QN8|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,194|| align=right|27,60|| align=right|4,410||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77772)||2001 QR9|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,069|| align=right|9,46|| align=right|5,369||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77773)||2001 QC10|| align=right|13,9|| align=right|3,128|| align=right|0,115|| align=right|11,29|| align=right|5,530||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77774)||2001 QB12|| align=right|13,5|| align=right|3,203|| align=right|0,159|| align=right|24,38|| align=right|5,732||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77775)||2001 QV12|| align=right|14,0|| align=right|3,219|| align=right|0,099|| align=right|4,52|| align=right|5,774||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77776)||2001 QA16|| align=right|13,9|| align=right|3,122|| align=right|0,020|| align=right|9,41|| align=right|5,516||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77777)||2001 QW16|| align=right|13,2|| align=right|3,172|| align=right|0,089|| align=right|4,83|| align=right|5,649||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77778)||2001 QR18|| align=right|14,7|| align=right|3,096|| align=right|0,085|| align=right|2,42|| align=right|5,447||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77779)||2001 QR21|| align=right|14,0|| align=right|3,057|| align=right|0,029|| align=right|11,41|| align=right|5,343||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77780)||2001 QJ27|| align=right|13,3|| align=right|3,184|| align=right|0,092|| align=right|16,41|| align=right|5,682||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77781)||2001 QJ32|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,167|| align=right|10,09|| align=right|4,504||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77782)||2001 QP35|| align=right|14,5|| align=right|2,761|| align=right|0,106|| align=right|11,63|| align=right|4,586||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77783)||2001 QQ35|| align=right|16,1|| align=right|3,088|| align=right|0,134|| align=right|0,55|| align=right|5,427||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77784)||2001 QF36|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,061|| align=right|11,46|| align=right|4,574||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77785)||2001 QM36|| align=right|13,8|| align=right|3,031|| align=right|0,093|| align=right|13,55|| align=right|5,275||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77786)||2001 QT36|| align=right|14,6|| align=right|2,721|| align=right|0,027|| align=right|10,48|| align=right|4,487||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77787)||2001 QM37|| align=right|13,9|| align=right|3,074|| align=right|0,104|| align=right|9,08|| align=right|5,389||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77788)||2001 QS37|| align=right|14,1|| align=right|3,244|| align=right|0,082|| align=right|5,49|| align=right|5,841||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77789)||2001 QT40|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,086|| align=right|10,59|| align=right|5,107||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77790)||2001 QC44|| align=right|14,0|| align=right|3,223|| align=right|0,015|| align=right|6,11|| align=right|5,786||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77791)||2001 QN49|| align=right|14,5|| align=right|3,206|| align=right|0,029|| align=right|3,12|| align=right|5,738||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77792)||2001 QX51|| align=right|14,1|| align=right|3,219|| align=right|0,047|| align=right|12,78|| align=right|5,775||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77793)||2001 QB53|| align=right|13,7|| align=right|3,141|| align=right|0,016|| align=right|15,09|| align=right|5,565||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77794)||2001 QV54|| align=right|14,4|| align=right|3,263|| align=right|0,081|| align=right|5,62|| align=right|5,893||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77795)||2001 QW67|| align=right|14,6|| align=right|3,156|| align=right|0,204|| align=right|15,76|| align=right|5,606||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77796)||2001 QL68|| align=right|13,5|| align=right|2,839|| align=right|0,103|| align=right|14,31|| align=right|4,783||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(77797)||2001 QQ85|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,241|| align=right|4,03|| align=right|4,167||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77798)||2001 QP86|| align=right|13,4|| align=right|3,131|| align=right|0,217|| align=right|21,40|| align=right|5,539||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77799)||2001 QV88|| align=right|14,0|| align=right|1,952|| align=right|0,098|| align=right|18,50|| align=right|2,726||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77800)||2001 QJ89|| align=right|15,1|| align=right|3,096|| align=right|0,075|| align=right|12,12|| align=right|5,446||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77801)||2001 QA100|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,129|| align=right|15,81|| align=right|5,531||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77802)||2001 QW102|| align=right|14,3|| align=right|3,177|| align=right|0,111|| align=right|15,47|| align=right|5,662||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77803)||2001 QF103|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,027|| align=right|2,90|| align=right|5,313||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77804)||2001 QA119|| align=right|14,5|| align=right|3,097|| align=right|0,222|| align=right|9,64|| align=right|5,450||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77805)||2001 QG122|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,073|| align=right|10,84|| align=right|5,200||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77806)||2001 QU123|| align=right|14,1|| align=right|2,706|| align=right|0,118|| align=right|13,73|| align=right|4,452||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77807)||2001 QU125|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,060|| align=right|10,27|| align=right|5,648||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77808)||2001 QQ126|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,120|| align=right|11,09|| align=right|4,552||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77809)||2001 QE128|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,038|| align=right|9,05|| align=right|5,123||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77810)||2001 QL130|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,032|| align=right|8,14|| align=right|5,338||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77811)||2001 QL133|| align=right|14,9|| align=right|2,887|| align=right|0,194|| align=right|8,78|| align=right|4,905||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77812)||2001 QC134|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,084|| align=right|14,53|| align=right|5,597||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77813)||2001 QN134|| align=right|13,8|| align=right|3,160|| align=right|0,031|| align=right|21,48|| align=right|5,616||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77814)||2001 QY146|| align=right|13,0|| align=right|3,321|| align=right|0,056|| align=right|18,35|| align=right|6,051||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77815)||2001 QM157|| align=right|14,2|| align=right|3,436|| align=right|0,014|| align=right|3,33|| align=right|6,369||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77816)||2001 QE161|| align=right|13,7|| align=right|3,006|| align=right|0,028|| align=right|9,29|| align=right|5,211||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77817)||2001 QR164|| align=right|14,1|| align=right|3,100|| align=right|0,172|| align=right|16,25|| align=right|5,457||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77818)||2001 QK165|| align=right|13,5|| align=right|3,161|| align=right|0,065|| align=right|16,85|| align=right|5,618||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77819)||2001 QD168|| align=right|14,0|| align=right|3,239|| align=right|0,095|| align=right|6,10|| align=right|5,827||MBA||25. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77820)||2001 QR174|| align=right|14,1|| align=right|3,960|| align=right|0,239|| align=right|10,89|| align=right|7,879||HLD||27. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77821)||2001 QL178|| align=right|13,3|| align=right|3,063|| align=right|0,070|| align=right|11,44|| align=right|5,361||MBA||26. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77822)||2001 QH184|| align=right|15,6|| align=right|3,083|| align=right|0,136|| align=right|3,60|| align=right|5,413||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77823)||2001 QS184|| align=right|13,4|| align=right|3,161|| align=right|0,044|| align=right|21,34|| align=right|5,618||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77824)||2001 QX184|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,027|| align=right|11,99|| align=right|5,613||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77825)||2001 QF189|| align=right|14,1|| align=right|3,053|| align=right|0,118|| align=right|9,50|| align=right|5,333||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77826)||2001 QU205|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,045|| align=right|9,69|| align=right|5,535||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77827)||2001 QA213|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,084|| align=right|11,89|| align=right|5,771||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77828)||2001 QL215|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,177|| align=right|16,32|| align=right|5,489||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77829)||2001 QO217|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,119|| align=right|2,76|| align=right|5,728||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77830)||2001 QZ222|| align=right|14,8|| align=right|3,008|| align=right|0,013|| align=right|10,93|| align=right|5,216||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77831)||2001 QL226|| align=right|13,7|| align=right|2,999|| align=right|0,075|| align=right|7,73|| align=right|5,193||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77832)||2001 QU226|| align=right|14,3|| align=right|3,183|| align=right|0,195|| align=right|7,57|| align=right|5,679||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77833)||2001 QN230|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,067|| align=right|5,98|| align=right|5,477||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77834)||2001 QW250|| align=right|14,1|| align=right|2,928|| align=right|0,035|| align=right|11,41|| align=right|5,010||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77835)||2001 QS255|| align=right|14,5|| align=right|3,074|| align=right|0,069|| align=right|8,57|| align=right|5,388||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77836)||2001 QJ258|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,119|| align=right|13,31|| align=right|4,502||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77837)||2001 QK267|| align=right|13,5|| align=right|3,391|| align=right|0,020|| align=right|4,15|| align=right|6,245||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77838)||2001 QO267|| align=right|13,1|| align=right|3,239|| align=right|0,028|| align=right|20,75|| align=right|5,828||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77839)||2001 QU268|| align=right|14,1|| align=right|3,146|| align=right|0,148|| align=right|14,94|| align=right|5,580||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77840)||2001 QH271|| align=right|14,5|| align=right|3,198|| align=right|0,099|| align=right|7,13|| align=right|5,717||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77841)||2001 QO272|| align=right|14,3|| align=right|3,036|| align=right|0,100|| align=right|9,60|| align=right|5,290||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77842)||2001 QA273|| align=right|13,6|| align=right|2,968|| align=right|0,090|| align=right|11,55|| align=right|5,112||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77843)||2001 QC274|| align=right|13,8|| align=right|3,153|| align=right|0,087|| align=right|4,97|| align=right|5,598||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77844)||2001 QF276|| align=right|13,0|| align=right|3,231|| align=right|0,086|| align=right|18,57|| align=right|5,808||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77845)||2001 QR279|| align=right|14,1|| align=right|2,975|| align=right|0,063|| align=right|11,73|| align=right|5,131||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77846)||2001 QM283|| align=right|14,4|| align=right|3,197|| align=right|0,076|| align=right|10,24|| align=right|5,715||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77847)||2001 QQ287|| align=right|14,5|| align=right|3,153|| align=right|0,129|| align=right|4,15|| align=right|5,597||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77848)||2001 QZ289|| align=right|14,6|| align=right|3,205|| align=right|0,143|| align=right|6,15|| align=right|5,737||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77849)||2001 RE5|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,073|| align=right|10,04|| align=right|5,364||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77850)||2001 RB28|| align=right|14,1|| align=right|3,080|| align=right|0,131|| align=right|5,87|| align=right|5,405||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77851)||2001 RW33|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,093|| align=right|10,34|| align=right|5,708||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77852)||2001 RN35|| align=right|14,8|| align=right|3,006|| align=right|0,114|| align=right|5,53|| align=right|5,212||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77853)||2001 RS35|| align=right|14,8|| align=right|3,177|| align=right|0,039|| align=right|7,21|| align=right|5,662||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77854)||2001 RX36|| align=right|14,9|| align=right|3,184|| align=right|0,070|| align=right|11,84|| align=right|5,681||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77855)||2001 RK40|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,172|| align=right|13,95|| align=right|5,661||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77856) Noblitt||2001 RN63|| align=right|14,0|| align=right|2,641|| align=right|0,117|| align=right|12,72|| align=right|4,292||MBA||11. září 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(77857)||2001 RG73|| align=right|14,2|| align=right|2,654|| align=right|0,180|| align=right|13,67|| align=right|4,322||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77858)||2001 RJ129|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,044|| align=right|2,81|| align=right|5,721||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77859)||2001 RY131|| align=right|13,7|| align=right|3,064|| align=right|0,101|| align=right|11,02|| align=right|5,361||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77860)||2001 RQ133|| align=right|13,4|| align=right|5,117|| align=right|0,062|| align=right|3,29|| align=right|11,58||JUT||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77861)||2001 RY136|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,050|| align=right|5,75|| align=right|5,534||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77862)||2001 RG143|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,022|| align=right|9,16|| align=right|5,369||MBA||15. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77863)||2001 RA145|| align=right|15,4|| align=right|3,191|| align=right|0,020|| align=right|6,83|| align=right|5,699||MBA||7. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(77864)||2001 RE145|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,047|| align=right|7,41|| align=right|5,485||MBA||7. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77865)||2001 RC146|| align=right|13,0|| align=right|3,091|| align=right|0,207|| align=right|22,25|| align=right|5,434||MBA||8. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77866)||2001 RR148|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,078|| align=right|17,23|| align=right|5,405||MBA||10. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77867)||2001 RS153|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,104|| align=right|11,20|| align=right|5,659||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77868)||2001 RY154|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,088|| align=right|14,23|| align=right|5,548||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77869)||2001 SA|| align=right|14,5|| align=right|3,234|| align=right|0,252|| align=right|2,06|| align=right|5,815||MBA||16. září 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(77870) MOTESS||2001 SM|| align=right|12,9|| align=right|2,869|| align=right|0,101|| align=right|17,10|| align=right|4,858||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(77871)||2001 SC9|| align=right|13,3|| align=right|3,068|| align=right|0,074|| align=right|12,61|| align=right|5,373||MBA||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(77872)||2001 SU15|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,137|| align=right|4,19|| align=right|5,446||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77873)||2001 SQ46|| align=right|14,1|| align=right|2,942|| align=right|0,157|| align=right|6,32|| align=right|5,046||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77874)||2001 SK51|| align=right|14,1|| align=right|3,179|| align=right|0,192|| align=right|11,03|| align=right|5,668||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77875)||2001 SZ52|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,160|| align=right|12,11|| align=right|4,290||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77876)||2001 SJ55|| align=right|14,6|| align=right|2,701|| align=right|0,232|| align=right|8,67|| align=right|4,438||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77877)||2001 SC59|| align=right|13,3|| align=right|3,116|| align=right|0,185|| align=right|18,24|| align=right|5,501||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77878)||2001 SE62|| align=right|12,7|| align=right|3,174|| align=right|0,049|| align=right|16,49|| align=right|5,654||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77879)||2001 SX79|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,048|| align=right|7,68|| align=right|5,513||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77880)||2001 SE121|| align=right|14,5|| align=right|2,804|| align=right|0,200|| align=right|5,72|| align=right|4,694||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77881)||2001 SG122|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,127|| align=right|7,40|| align=right|4,361||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77882)||2001 SV124|| align=right|14,0|| align=right|3,089|| align=right|0,112|| align=right|6,10|| align=right|5,428||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77883)||2001 SC126|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,225|| align=right|9,35|| align=right|5,384||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77884)||2001 SG126|| align=right|12,6|| align=right|3,947|| align=right|0,192|| align=right|7,32|| align=right|7,841||HLD||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77885)||2001 SB143|| align=right|15,3|| align=right|3,103|| align=right|0,179|| align=right|4,94|| align=right|5,464||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77886)||2001 SN169|| align=right|13,4|| align=right|3,114|| align=right|0,067|| align=right|17,23|| align=right|5,495||MBA||22. září 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(77887)||2001 ST171|| align=right|15,1|| align=right|3,047|| align=right|0,144|| align=right|3,09|| align=right|5,318||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77888)||2001 SC181|| align=right|13,7|| align=right|3,194|| align=right|0,112|| align=right|4,04|| align=right|5,707||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77889)||2001 SM192|| align=right|14,5|| align=right|3,054|| align=right|0,148|| align=right|0,18|| align=right|5,337||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77890)||2001 SN200|| align=right|15,6|| align=right|3,010|| align=right|0,168|| align=right|2,02|| align=right|5,221||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77891)||2001 SM232|| align=right|13,1|| align=right|5,118|| align=right|0,166|| align=right|14,26|| align=right|11,58||JUT||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77892)||2001 SZ250|| align=right|12,4|| align=right|3,991|| align=right|0,151|| align=right|3,64|| align=right|7,973||HLD||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77893)||2001 SM251|| align=right|15,2|| align=right|3,985|| align=right|0,105|| align=right|1,43|| align=right|7,954||HLD||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77894)||2001 SY263|| align=right|11,9|| align=right|5,141|| align=right|0,063|| align=right|26,47|| align=right|11,66||JUT||24. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77895)||2001 SH324|| align=right|12,5|| align=right|3,928|| align=right|0,247|| align=right|10,06|| align=right|7,783||HLD||16. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77896)||2001 TQ5|| align=right|14,3|| align=right|3,020|| align=right|0,035|| align=right|10,74|| align=right|5,248||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77897)||2001 TE64|| align=right|12,4|| align=right|5,203|| align=right|0,060|| align=right|7,02|| align=right|11,87||JUT||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77898)||2001 TO88|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,050|| align=right|17,53|| align=right|5,517||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77899)||2001 TS117|| align=right|13,3|| align=right|3,224|| align=right|0,045|| align=right|31,63|| align=right|5,787||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77900)||2001 TR139|| align=right|14,1|| align=right|3,351|| align=right|0,010|| align=right|12,25|| align=right|6,132||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77901)||2001 TQ141|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,069|| align=right|10,63|| align=right|5,375||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77902)||2001 TY141|| align=right|12,4|| align=right|5,188|| align=right|0,021|| align=right|8,58|| align=right|11,82||JUT||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77903)||2001 TQ142|| align=right|12,8|| align=right|3,960|| align=right|0,153|| align=right|8,17|| align=right|7,880||HLD||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77904)||2001 TV144|| align=right|14,3|| align=right|3,094|| align=right|0,119|| align=right|13,00|| align=right|5,442||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77905)||2001 TR147|| align=right|13,8|| align=right|3,949|| align=right|0,132|| align=right|8,16|| align=right|7,847||HLD||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77906)||2001 TU162|| align=right|12,3|| align=right|5,332|| align=right|0,065|| align=right|3,50|| align=right|12,32||JUT||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77907)||2001 TC202|| align=right|13,1|| align=right|3,115|| align=right|0,178|| align=right|17,49|| align=right|5,498||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77908)||2001 TW203|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,158|| align=right|26,22|| align=right|4,605||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77909)||2001 TE210|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,223|| align=right|11,76|| align=right|5,550||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77910)||2001 TV235|| align=right|13,4|| align=right|4,004|| align=right|0,118|| align=right|9,89|| align=right|8,010||HLD||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77911)||2001 TB239|| align=right|13,0|| align=right|3,276|| align=right|0,205|| align=right|10,35|| align=right|5,927||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77912)||2001 TF239|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,012|| align=right|12,27|| align=right|5,207||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(77913)||2001 UT22|| align=right|14,3|| align=right|3,136|| align=right|0,175|| align=right|9,55|| align=right|5,553||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77914)||2001 UE188|| align=right|11,6|| align=right|5,252|| align=right|0,023|| align=right|19,82|| align=right|12,04||JUT||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77915)||2001 VE36|| align=right|15,1|| align=right|2,685|| align=right|0,092|| align=right|6,45|| align=right|4,399||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77916)||2001 WL87|| align=right|13,0|| align=right|5,226|| align=right|0,083|| align=right|6,39|| align=right|11,95||JUT||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77917)||2002 BS20|| align=right|16,2|| align=right|1,900|| align=right|0,072|| align=right|21,18|| align=right|2,619||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77918)||2002 BP21|| align=right|15,1|| align=right|1,949|| align=right|0,040|| align=right|23,02|| align=right|2,720||MBA||25. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77919)||2002 CO244|| align=right|16,1|| align=right|2,195|| align=right|0,231|| align=right|7,41|| align=right|3,252||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77920)||2002 EU9|| align=right|16,5|| align=right|2,189|| align=right|0,209|| align=right|4,28|| align=right|3,239||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77921)||2002 EA12|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,124|| align=right|5,36|| align=right|3,371||MBA||15. března 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(77922)||2002 EO66|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,231|| align=right|2,13|| align=right|3,642||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77923)||2002 EL74|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,168|| align=right|2,65|| align=right|3,517||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77924)||2002 ES88|| align=right|17,2|| align=right|2,207|| align=right|0,133|| align=right|2,76|| align=right|3,279||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77925)||2002 EL98|| align=right|15,8|| align=right|1,955|| align=right|0,066|| align=right|20,86|| align=right|2,733||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77926)||2002 EJ140|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,243|| align=right|8,71|| align=right|4,020||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77927)||2002 FK6|| align=right|16,9|| align=right|1,892|| align=right|0,075|| align=right|19,31|| align=right|2,602||MBA||21. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77928)||2002 GF3|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,268|| align=right|8,28|| align=right|3,557||MBA||6. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77929)||2002 GO7|| align=right|16,5|| align=right|2,373|| align=right|0,135|| align=right|7,48|| align=right|3,654||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77930)||2002 GR10|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,200|| align=right|17,96|| align=right|5,324||MBA||8. dubna 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(77931)||2002 GO19|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,228|| align=right|5,26|| align=right|3,464||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77932)||2002 GC21|| align=right|16,7|| align=right|2,205|| align=right|0,084|| align=right|1,67|| align=right|3,274||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77933)||2002 GE21|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,280|| align=right|4,00|| align=right|4,155||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77934)||2002 GN22|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,140|| align=right|3,81|| align=right|3,503||MBA||14. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(77935)||2002 GM54|| align=right|15,7|| align=right|2,270|| align=right|0,214|| align=right|5,09|| align=right|3,420||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77936)||2002 GR63|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,343|| align=right|5,38|| align=right|4,511||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77937)||2002 GN64|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,152|| align=right|4,87|| align=right|3,417||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77938)||2002 GB83|| align=right|17,5|| align=right|2,181|| align=right|0,200|| align=right|4,94|| align=right|3,220||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77939)||2002 GA88|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,191|| align=right|6,48|| align=right|3,339||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77940)||2002 GP88|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,194|| align=right|6,42|| align=right|3,391||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77941)||2002 GH89|| align=right|16,0|| align=right|2,682|| align=right|0,252|| align=right|15,93|| align=right|4,392||MBA||10. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77942)||2002 GV90|| align=right|16,8|| align=right|2,373|| align=right|0,205|| align=right|3,06|| align=right|3,654||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77943)||2002 GA94|| align=right|17,1|| align=right|2,450|| align=right|0,191|| align=right|4,69|| align=right|3,835||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77944)||2002 GA96|| align=right|16,8|| align=right|2,251|| align=right|0,149|| align=right|4,59|| align=right|3,377||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77945)||2002 GL96|| align=right|17,2|| align=right|2,251|| align=right|0,173|| align=right|3,84|| align=right|3,376||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77946)||2002 GO100|| align=right|16,2|| align=right|2,171|| align=right|0,170|| align=right|2,93|| align=right|3,198||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77947)||2002 GW104|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,155|| align=right|6,95|| align=right|3,311||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77948)||2002 GH116|| align=right|16,8|| align=right|2,384|| align=right|0,143|| align=right|7,24|| align=right|3,680||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77949)||2002 GM132|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,151|| align=right|3,53|| align=right|3,632||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77950)||2002 GG134|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,134|| align=right|5,19|| align=right|3,440||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77951)||2002 GK141|| align=right|17,0|| align=right|2,446|| align=right|0,192|| align=right|0,65|| align=right|3,825||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77952)||2002 GU141|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,185|| align=right|6,14|| align=right|3,465||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77953)||2002 GO143|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,125|| align=right|5,33|| align=right|3,459||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77954)||2002 GZ176|| align=right|16,0|| align=right|2,456|| align=right|0,237|| align=right|1,82|| align=right|3,849||MBA||4. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77955)||2002 HX1|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,291|| align=right|10,34|| align=right|4,396||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77956)||2002 HR8|| align=right|14,6|| align=right|3,205|| align=right|0,179|| align=right|10,47|| align=right|5,737||MBA||21. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(77957)||2002 HF9|| align=right|17,1|| align=right|2,185|| align=right|0,163|| align=right|6,10|| align=right|3,229||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77958)||2002 HR10|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,192|| align=right|0,95|| align=right|3,698||MBA||21. dubna 2002||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(77959)||2002 HX11|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,199|| align=right|5,79|| align=right|3,304||MBA||29. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77960)||2002 HB13|| align=right|15,5|| align=right|1,975|| align=right|0,106|| align=right|24,04|| align=right|2,776||MBA||22. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77961)||2002 HP13|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,047|| align=right|24,34|| align=right|2,699||MBA||22. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77962)||2002 JA1|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,241|| align=right|15,30|| align=right|4,541||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77963)||2002 JP1|| align=right|17,2|| align=right|2,433|| align=right|0,202|| align=right|1,50|| align=right|3,794||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77964)||2002 JT1|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,163|| align=right|2,99|| align=right|3,492||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77965)||2002 JC2|| align=right|17,4|| align=right|2,381|| align=right|0,183|| align=right|2,54|| align=right|3,674||MBA||1. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77966)||2002 JJ5|| align=right|17,4|| align=right|2,172|| align=right|0,086|| align=right|2,95|| align=right|3,201||MBA||5. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77967)||2002 JK5|| align=right|17,3|| align=right|2,434|| align=right|0,175|| align=right|0,73|| align=right|3,796||MBA||5. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77968)||2002 JM7|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,132|| align=right|5,67|| align=right|3,238||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77969)||2002 JX7|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,213|| align=right|7,24|| align=right|4,033||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77970)||2002 JB10|| align=right|15,5|| align=right|1,931|| align=right|0,099|| align=right|23,88|| align=right|2,682||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77971)||2002 JA11|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,289|| align=right|22,05|| align=right|3,537||MBA||7. května 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(77972)||2002 JF11|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,121|| align=right|6,19|| align=right|3,359||MBA||2. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77973)||2002 JR11|| align=right|17,1|| align=right|2,164|| align=right|0,180|| align=right|4,65|| align=right|3,182||MBA||6. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77974)||2002 JD13|| align=right|16,7|| align=right|1,984|| align=right|0,066|| align=right|22,55|| align=right|2,795||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77975)||2002 JL18|| align=right|16,6|| align=right|2,324|| align=right|0,141|| align=right|5,88|| align=right|3,542||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77976)||2002 JN19|| align=right|16,8|| align=right|2,274|| align=right|0,089|| align=right|5,63|| align=right|3,428||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(77977)||2002 JB21|| align=right|16,4|| align=right|2,238|| align=right|0,145|| align=right|3,69|| align=right|3,347||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(77978)||2002 JD21|| align=right|16,3|| align=right|2,301|| align=right|0,159|| align=right|3,80|| align=right|3,490||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(77979)||2002 JU21|| align=right|17,4|| align=right|2,180|| align=right|0,160|| align=right|4,67|| align=right|3,218||MBA||9. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77980)||2002 JV22|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,175|| align=right|4,65|| align=right|3,365||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77981)||2002 JK24|| align=right|15,7|| align=right|2,586|| align=right|0,272|| align=right|6,47|| align=right|4,158||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77982)||2002 JF27|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,263|| align=right|6,38|| align=right|4,117||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77983)||2002 JU27|| align=right|16,7|| align=right|2,252|| align=right|0,169|| align=right|7,20|| align=right|3,379||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77984)||2002 JO28|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,112|| align=right|6,49|| align=right|3,507||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77985)||2002 JM29|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,209|| align=right|5,60|| align=right|3,385||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77986)||2002 JX30|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,247|| align=right|4,33|| align=right|4,120||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77987)||2002 JY30|| align=right|16,6|| align=right|2,138|| align=right|0,146|| align=right|2,78|| align=right|3,126||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77988)||2002 JR31|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,214|| align=right|3,57|| align=right|3,573||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77989)||2002 JP33|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,109|| align=right|7,80|| align=right|3,452||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77990)||2002 JV33|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,250|| align=right|5,55|| align=right|4,224||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77991)||2002 JH34|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,115|| align=right|5,96|| align=right|3,313||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77992)||2002 JD35|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,117|| align=right|7,53|| align=right|3,742||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77993)||2002 JE35|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,093|| align=right|6,77|| align=right|3,506||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77994)||2002 JY39|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,134|| align=right|6,53|| align=right|3,545||MBA||10. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(77995)||2002 JJ40|| align=right|16,0|| align=right|2,598|| align=right|0,197|| align=right|3,11|| align=right|4,187||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77996)||2002 JW41|| align=right|16,9|| align=right|2,368|| align=right|0,158|| align=right|2,56|| align=right|3,643||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77997)||2002 JD43|| align=right|16,7|| align=right|1,915|| align=right|0,105|| align=right|20,25|| align=right|2,649||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77998)||2002 JB48|| align=right|15,3|| align=right|2,297|| align=right|0,169|| align=right|10,52|| align=right|3,481||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(77999)||2002 JD48|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,156|| align=right|5,76|| align=right|3,492||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78000)||2002 JS48|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,226|| align=right|3,64|| align=right|4,190||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek